

В городе  Алматы за его стопятидесятилетнюю историю появилось много проспектов, площадей, набережных, улиц, переулков, проездов, шоссе. Это неполный список существовавших и существующих названий. Улицы впервые названы на генпланах 1858 года.  В 1879 году в городе Верном 43 улицам даны названия . Тотальное наименование было в 1957 г. при Адилове А. А. по поручению Беляева.

Также в истории города улицы неоднократно переименовывались, список переименований смотрите в публикации «Пешеходные прогулки по улицам Алматы».

0-9 
 1 мкр.
 1-я линия, улица, ныне — Мирзояна улица
 3-го Марта, улица, ныне — Тергеусизова улица
 10 лет Независимости Казахстана, улица
 10 лет Комсомолу Казахстана, улица, с 1996 г. — Молдагалиева улица
 10 мкр.
 10-я линия, с 1975 г. — Жандарбекова улица
 10а мкр. 
 11 мкр. 
 11-я линия, ныне - Айманова улица
 12 мкр.
 12-я линия, улица, с 1958 г. — Умбетбаева улица
 13-я линия, ныне - Гагарина улица
 14-я линия, улица, с 1975 г. — Умурзакова улица
 15-я линия, ныне Радостовца улица
 16-я линия, улица, ныне — Катаева улица
 17-я линия, ныне Розыбакиева улица
 18-я линия, ныне Хусаинова улица
 19 линия, ныне Тажибаевой улица
 1-я Заславского, улица, (бывшая Магнитная улица)
 2 мкр. 
 20 июня, улица (ШАНЫРАК-1)
 20-я линия, улица
 21-я линия, улица, с 1999 г. — Егизбаева улица
 2177 в/ч, улица (ГОРОДОК)
 22-я линия, улица
 24 июня, улица 
 2-я Братская, улица
 2-я Вишневского, улица
 2-я Восточная улица, с 1963 г. — Егорова улица
 2-я Гончарная, улица
 2-я Заславского, улица
 2-я Златоустовская, улица, с 1969 г. — Утеген Батыра улица
 2-я Карьерная, улица
 2-я Кисловодская, улица
 2-я линия, улица, с 1966 г. — Исаева улица
 2-я Многоводная, улица
 2-я Огарёва, улица
 2-я Остроумова, улица
 2-я Петрова, улица
 2-я Пчеловодная, улица
 3 Марта, улица, (до 1962 г. — Подгорная улица)
 3 мкр.
 3-я линия, улица, с 1966 г. — Нурмакова улица
 3-я Вишневского, улица
 3-я Карьерная, улица
 4 мкр.
 4 -я линия, ныне — Айтиева улица
 40 лет Победы, переулок (КАРАСУ)
 4-я Карьерная, улица
 4-я Кирпичнозаводская, улица, с 1997 г. — Каратаева улица
 5 мкр. 
 5 -я линия, ныне - Ауэзова улица
 5-я Кирпичнозаводская, улица
 6 мкр. 
 6-я Кирпичнозаводская, улица
 6-я линия, улица, с 2017 г. — Нурлы Жол, улица
 6-я Центральная, улица,  — Шаймерденова улица
 7 мкр.
 7-я линия, ныне - Клочкова улица
 7-я Кирпичнозаводская, улица
 70 разъезд 
 8 Марта, улица (БОРАЛДАЙ)
 8 мкр. 
 8-й Гвардейской дивизии, улица
 8-я линия, улица 
 18-я линия, улица, с 1978 г. — Хусаинова улица
 9 мкр. 
 9 Января, улица
 9-я линия, ныне - Жарокова улица
 9-я Кирпичнозаводская, улица (бывш. Пригородная), с 1981 г. — Тайманова улица

А 
 Абаканская улица
 Проспект Абая, (с 1920 г.до 1960 г. — Арычная улица)
 Абая улица (ГАГАРИНА), с 2018 г. — Ардакова улица
 Абая улица (ДОСТЫК, бывш. ДРУЖБА), с 2018 г. — Тауке улица
 Абая улица (ЕРМЕНСАЙ)
 Абая улица (КОК-КАЙНАР), ныне — Мамбетова ул.
 Абая улица (КОЯНКОЗ)
 Абая улица (ОТЕГЕН БАТЫРА, бывш. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ)
 Абая улица (РАХАТ), с 2017 г. — Арыстанбаба улица
 Абая улица (ЧЁРНЫЙ ИШАК), с 2018 г. — Бабатаева улица
 Абая улица (ЫНТЫМАК)
 Абая улица (КРАСНЫЙ ВОСТОК), с 2017 г. — Байсултанова улица
 Абая улица (КАРГАЛИНКА) ныне Ахметова улица с 2017 г.
 Абая улица (КАРГАЛЫ) ныне Редько улица с 2017 г.
 Абая улица (КАЙРАТ) ныне Канагат улица с 2018 г.
 Абдирашулы улица с 2003 г.(АК БУЛАК)
 Абдирова улица с 1956 г.
 Абдрашулы, ул. (АКБУЛАК)
 Абдужопарова, ул; с 2005 г.(ДУМАН 1)
 Абдуллиных Р. и М., (быв. ул. Емелева, ул.) с 1998 г.Алма-Атинская ул.
 Абилова, ул .с 2008 г.(КАЛКАМАН 2)
 Абирова, ул. с 2003 г.(ТАУ ГУЛЬ 3)
 Абишева, ул. с 2008 г.
 Абхазская, ул.с 1955 г.(бывш. Брюсова ул.)
 Абылай хана, пр. (быв. Коммунистический, пр.)
 Аблайханова, ул. (ЧЁРНЫЙ ИШАК) ныне Монкеева ул. с 2018 г.
 Абул Хаира, ул.
 Авангардная, ул. с 2000 г.ныне Казыбаева ул.
 Авербаха, ул. с 1956 г.
 Авиатор (ДАЧИ)
 Авиационная, ул.(бывш. Осавиахим ул.)
 Авроры, ул.ныне Сокпакбаева ул. с 1997 г.
 Авроры (ДАЧИ)
 Авцинао, ул.(МАМЫР)
 Агайынды Кожыковтар (ОЖЕТ)
 Адилова, ул. с 2003 г. (быв. 1-я линия, Таугуль-3)
 АДК мкр.
 Адыгейская, ул.с 1957 г.
 Азат, ул. (ТРУДОВИК)
 Азербаева, ул. (быв. 60 лет СССР, ул.)
 Азербаева, ул. (ГОРНЫЙ ГИГАНТ)с 1981 г.(бывш. Ленина ул.) ныне Бигелдинова, с 2017 г.
 Азербаева, ул. (КАРГАЛИНКА) ныне Жумбақтасова ул.с 2017 г.
 Азербайджанская, ул. (АЛЬМЕРЕК, бывш. ГАГАРИНО)
 Азизбекова, ул.с 1961 г.
 Азовская, ул. с 1955 г.
 АЗТМ,ул. (АК БУЛАК) ныне ул. Хан Шатыра с 2017 г.
 Айбасова, ул. (быв. Липецкая, ул.)с 1999 г
 Айбергенова, ул.с 2008 г. (КАЛКАМАН)
 Айвазовского, ул. с 1956 г.
 Айвазовского, ул. (ДОСТЫК, бывш. ДРУЖБА) ныне Акжунис ул.с 2018 г.
 Айгерим, мкр. (бвш. Киров), ныне 4-ый Градокомплекс.
 Айманова, ул. с 1972 г.(бывш.11-ая линия)
 Айманова (КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне Серкебаева ул. с 2017 г.
 Айманова, ул. (КУРАМЫС) ныне Аққу ул. с 2017 г.
 Айманова, ул. (КАЙРАТ) ныне Аркарова ул. с 2018 г.
 Аймауытова, ул. (быв. Локомотивная, ул.)
 Айнабулак-1, мкр. (бывш. Дарья)
 Айнабулак-2, мкр.
 Айнабулак-3, мкр.
 Айнабулак-4, мкр.(бывш. Комсомольское озеро)
 Айнабулакская, ул. (ЗАРЯ ВОСТОКА)
 Айнабулакская ул.(КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне Нарынская ул.с 2017 г.
 Айриха, ул. (быв. Малая Саина, ул.)
 Айтбаева, ул. с 2008 г. (КАЛКАМАН 2)
 Айтей батыра, ул. (КАЛКАМАН-2)
 Айтеке би, ул. (быв. Октябрьская, ул.)(КАЙРАТ)
 Айтекеби, ул. (РАХАТ) ныне Кекдала ул. с 2017 г.
 Айтеке Би, ул. (КАМЕНКА) ныне Коркем ул. с 2017 г.
 Айтеке Би, ул. (ЧЁРНЫЙ ИШАК) ныне Ныгметова ул. с 2018 г.
 Айтеке Би, ул. (КАЙРАТ) ныне Торгынова ул. с 2018 г.
 Айтиева, ул.с 1975 г.(бывш.4-ая линия)
 Айтыкова, ул. с 1957 г.
 Айша-Биби, ул. (быв. Казахского Комсомола, ул.)с 1998 г.
 Айша-Биби, ул. (КАРГАЛИНКА) ныне Енлик-Кебек ул.с 2017 г.
 Академ городок, ул.
 Академическая, ул. (ИЯФ)
 Акан Серы, ул. (быв. Ленинской смены, ул.)(ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ)
 Акатаева, ул.с 2005 г. (АЙГЕРИМ) быв. 5-ая линия.
 АК Бастау ул .(КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне Аягозовская ул.с 2017 г.
 Акбулак, мкр. (быв. п. Акбулак)
 Акбулакская, ул.с 1985 г.бывш. Чуйская ул.
 Ак Булак ул.(КРАСНЫЙ ВОСТОК), ныне Қасыма Төлебекова ул. с 2017 г.
 Ак Дала ул. (КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне Гулбаршынова ул.с 2017 г.
 Акжайык, ул. с 2001 г.быв .5-ая линия.(БЕК БОЛАТ)
 Ак Жазык ул. (КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне Гаухар улица, с 2017 г.
 Акжол, ул. (ШАНЫРАК-1)
 Ак Кайнар ул. (КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне Курткаева ул.с 2017 г.
 Ак Киык ул.(КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне Буркиттиева ул. с 2017 г.
 АК Каин, ул.
 Акмечеть, ул.(ДУМАН 1)с2001 г.
 Акмолинская, ул.с 1957 г.
 Акпаева, ул. (быв. Железноводская, ул.) 1997 г.
 Аксай-1, мкр. (быв. Новозападный мкр.)
 Аксай-1а, мкр.
 Аксай-2, мкр.
 Аксай-3, мкр.
 Аксай-3а, мкр.
 Аксай-3б, мкр.
 Аксай-4, мкр.
 Аксай-5, мкр.
 Аксайская, ул.с 1961 г.ныне Ахундова ул.
 Аксайская, ул. (АЙГЕРИМ-1) ныне Онгарсыновой ул. с 2018
 Аксайская, ул.(КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне Талшынова ул. с 2017 г.
 Аксайская, ул. (ТАСТЫ БУЛАК) ныне Тау Тағанская ул. с 2017 г.
 Аксакова, ул.
 Аксуйская, ул. (КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне Алтынадамова ул.с 2017 г.
 Ак Суат, ул (ШАНЫРАК 1) с 2006 г.
 Ак Сунтар, ул. (ЦЫГАНСКИЙ ПОС.) (быв. Садовая ул.) с 2008 г.
 Актамберды, ул.(КАЛКАМАН 2) с 2008 г.
 Актасты, ул. с 2008 г.
 Ак Терек, ул. (КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне Алтыбақанская ул. с 2017 г.
 Актогай, ул с 2006 г.
 Актюбинская, ул. с 1956 г.
 Актюбинский, пер.
 Актюбинск мкр. с 2018 г.
 Актюбинск мкр. ныне (АЛТЫН) с 2018 г.
 Акынов, ул.(МУРАВЬЁВКА) перевод Акындар, ул
 Алакольская, ул.с 2005 г. быв. 6 -ая линия.(ДУМАН)
 Алатавская, ул.ныне Куратова, быв. Сибирская ул.
 Алатау, ул. (ДУМАН)
 Алатау мкр. (МУЗ АРТ) с 2018 г.
 Алатау мкр. ныне (БАЙ ТАК) с 2018 г.
 Алатауская, ул.(ДУМАН 1) с 2001 г. или (КАЛКАМАН 2)
 Алатауская, ул. (КУРАМЫС) ныне Балбырауынова ул. с 2017 г.
 Алгабасская, ул. (быв. Правды, ул.)с 1986 г.
 Алгабас −1 мкр. (НУРКЕНТ) с 2018 г.
 Алгабас −2 мкр. (БОТАГОЗ) с 2018 г.
 Алгабас −3 мкр. (АКМАРЖАН) с 2018 г.
 Алгабас −4 мкр. (ГАЖАИП) с 2018 г.
 Алгабас −5 мкр. (ДАРАБОЗ) с 2018 г.
 Алгабас −6 мкр. (ЗЕРДЕЛ) с 2018 г.
 Алданская, ул.
 Алдар Косе, ул. (быв. Зенкова, ул.)
 Александрова, ул.c 1974 Жангильдина ул. быв. Школьная.
 Алексеева, ул.с 1958 г.(бывш 2-ая Уйгурская)
 Алибекулы.ул.
 Алимжанова, ул. (быв. Юных Коммунаров, ул.)
 Алимкулова, ул. с 2003 г.(АКБУЛАК)
 Али Улы, ул. с 2008 г.(КАЛКАМАН 2)
 АЛМА (ДАЧИ)
 Алма-Атинская, ул.
 Алма Арасан, ул.
 Алма-Арасан мкр. ныне (АРХАТ) с 2018 г.
 Алмагуль, мкр.
 Алмалинская, ул.(КАМЕНСКОЕ ПЛАТО)с 1986 г.
 Алмалы, ул. (ДАЧИ)
 Алмалы, ул. (БОГА НАШИЛ)
 Алмалы, ул.(КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне Жауқазынская ул.с 2017 г.
 Алмалы, ул.(КАРГАЛИНКА) ныне Манғытаева ул. с 2017 г.
 Алмалыкские (ДАЧИ)
 Алмалыкская, ул.
 Алмалыкская, ул .с 1986 г.(КАМЕНКА)
 Алмалыкская, ул. (ШУГЛА) ныне Жалынская ул. с 2017 г.
 Алматинская, ул.с 1956 г.(КИРОВ)
 Алматинская, ул. (БАГАНАШЫЛ)
 Алматинская, ул. (ДОСТЫК, бывш. ДРУЖБА)
 Алматинская, ул. (МУХАМЕДЖАНА ТУЙМЕБАЕВА, бывш. Ащибулак)
 Алматинская, ул. (ПОКРОВКА)
 Алма-Атинская, ул. (Юбилейный) ныне Султангазина ул. с 2018 г.
 Алматинский, пер. (КАРАСУ)
 Алмерека Абыза, ул.с 2005 г.(ШАНЫРАК 4)
 Алпамыса, ул. (ШАНЫРАК-1)
 Алпар Улы, ул.
 Алтай-1, мкр.
 Алтай-2, мкр. (быв.мкр. Б)
 Алтайбаева, ул. (АКБУЛАК)
 Алтайская, ул.
 Алты-Алаш, мкр.
 Алты-Алаш, ул.(КАЛКАМАН)
 Алтын Емел, ул.с 2001 г. (ДУМАН 1)
 Алтын-бесик, мкр.
 Алтын Сака, ул. (ШАНЫРАК 2)
 Алтынсарина, пр. (быв. Правды, пр.)с 1956 г.
 Алтынсарина, ул. (АЙГЕРИМ-1) Успенского ул.
 Алтынсарина, ул. (КАЛКАМАН-2)
 Алтынсарина, ул. (КАРГАЛИНКА) Какишева ул. с 2017 г.
 Алтын Ши, ул.перевод Шестая линия.
 Альбицкого, ул с 1956 г.
 Альма Матер (ДАЧИ)
 Альмерека, ул.(ШАНЫРАК 4)
 Альпийская, ул. с 1957 г.
 Альпинистов, ул.
 Аль-Фараби, пр.с 1975 г.(быв. Водозаборная ул.)
 Аль-Фараби, ул. (ЧЁРНЫЙ ИШАК) ныне Оренова ул. с 2018 г .
 Аль -Фараби, ул. (КАЙРАТ) ныне Коктауская ул. с 2018 г.
 Алябьева, ул. с 1956 г.
 Амангельды, ул.с 1936 г.(бывш Киргизская ул.)
 Амангельды, ул. (ЗАРЯ ВОСТОКА)
 Амангельды, ул.(КАРГАЛИНКА) ныне Щеголихина ул.с 2017 г.
 Амангельды, ул. (КАРГАЛЫ) ныне Нәжимеденова ул. с 2017 г.
 Аманжолова, ул.с 1962г (бывш. Школьная)(ДУМАН)
 Аманжолова С., ул. (быв. Вишневая, ул.)с 2003 г.
 Аманшина, ул. (ШАНЫРАК 2)с 2006 г.
 Амурская, ул. с 1955 г.
 Андроникова, ул.
 Анарыкай, ул (ДУМАН 1) с 2001 г.
 Ангарская, ул.с 1966 г. (быв. Набережная ул.) (ДОРОЖНИК)
 Андронникова, ул.
 Анет Баба, ул.с 2006 г.(АЛТЫН БЕСИК)
 Аносова, пер.
 Аносова, ул. с 1956г (быв. Новая 1-ая ул.)(ТАСТАК)
 Аныракай, ул.
 Апанасенко, ул.
 Аптечная, ул. (ЗАРЯ ВОСТОКА)
 Аральская, ул.с 1955 г.
 Аргынбаева, ул. с 2008 г. (КАЛКАМАН 2)
 Аренского, пер.
 Аренского, ул.с 1956 г.(быв. 1-ая Набережная ул.)
 Аристова, ул.(ШАНЫРАК 2) с 2006 г.
 Арзамасская, ул.с 1958 г.
 Аркалыкская, ул.(ГОРНЫЙ ГИГАНТ)с 1981г (быв. Виноградова ул.)
 Арктическая, ул.с 1957 г.
 Армавирская, ул. с 1956 г.ныне Бультрикова ул.
 Арман (ДАЧИ)
 Армянская, ул.с 1956 г.
 Артиллерийская, ул.с 1963 г.(быв. Школьная ул.)
 Артёма, ул. с 1956 г.(быв. Колхозный пер.)
 Аршалы, ул. (быв. Кольцевая, ул.)c 2008 г.(СОЛНЕЧНЫЙ)
 Архангельская, ул. с1958г (быв. Лермонтова ул.)
 Арыковой, ул. с 1977 г.(быв. Константиновская ул.,до 1927 г. Госфортская ул.,до 1977 г. Караванная ул.)
 Арыс, ул. с 2001 г. (ДУМАН 1)
 Арычная, ул. (БОРАЛДАЙ)
 Арычная, ул. (КАЗАХФИЛЬМ) ныне Азербаева ул.
 Арычная, ул. (КАМЕНКА)
 Арычная, ул. (КУРЫЛЫСШИ)
 Арычная, ул. (САД. ТОВ. «ВОСХОД») ныне Кабилова ул.
 Арычная, ул. (ТУЗ УСАЙ)
 Асан Кайгы, ул. (ШАНЫРАК-1) с 1994 г.перевод -гора Асана.быв 25 -ая линия
 Аскарова, ул. с 2004 г.быв. Безымянная ул.(ДАРХАН)
 Аспандиярова, ул.с 2008 г. (КАЛКАМАН 2)
 Аспара, ул.(ШАНЫРАК 1) с 2006 г.
 Астана, мкр.
 Асфальтная, ул.ныне Томанова ул.с 2003 г.
 Асфальтная, ул. ныне Шарипова ул.с 2003 г.быв.1-ая линия.(АК БУЛАК)
 Асфендиярова, ул. (МАЯК)с 1962 г.(быв. Набережная ул.)
 Асылбекова, ул.с 1974 г.(ЖУЛДЫЗ 2)
 Атау Нет мкр. ныне (БАК УРДА) с 2018 г.
 Атбасарская, ул.с 1962 г.(быв. Кошевого ул.)
 Аубакирова, ул.с 2006 г. (ШАНЫРАК-2) быв Петрова ул.
 Аубакирова ул. (КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне Абдіқалықова ул. с 2017 г.
 Ауэзова, ул.с 1961г (быв .5-ая линия)
 Ауэзова, ул. (ОЖЕТ)
 Ауэзова, ул. (КАЙРАТ) ныне Токамкогарская ул. с 2018 г.
 Аханова, ул. (АКБУЛАК) с 2008 г. или с 2003 г.
 Ахмедиярова, ул.(ГОРНЫЙ ГИГАНТ)с 1981 г.(быв. Чкалова)
 Ахмедсафина, ул. (быв. Солонцовая, ул.)с 1985 г.
 Ахметова, ул. (быв. Закарпатская ул.)
 Ахметова, ул. (ТАУГУЛЬ-3) с 2003 г.
 АХО ГорИсполКома (ДАЧИ)
 Ахременко 2-я, ул.
 Ахременко, ул.с 1958 г.
 Ахтанова, ул. (быв. Выборгская, ул.) c 1997 г.(НИЖ. ПЯТИЛЕТКА)
 Ахундова, ул. с 1962 г. (быв. Аксайская ул.)
 Ачинская, ул. с 1957 г.
 Ашекеева, ул. (БОРАЛДАЙ)
 Ашекеева, ул. (ШАНЫРАК-1)
 Ашимбаева, ул.с 1997 г. (быв. Кавалерийская, ул.)Надеждинская ул. Обуховская .
 Ашимова, с 1997 г. ул. (мкр. Калкаман 2) (быв. Ауэзова, ул.)
 Ашхабадская, ул.
 АЭВРЗ С\Ост.
 Аэродромная, ул. (БОРАЛДАЙ) ныне Бокейханова ул.
 Аэродромный пер.с 1966 г.
 Аябаева, ул.(ЗАРЯ ВОСТОКА)
 Аяз би, ул. (ДУМАН)

Б 
 Бабаева, ул.
 Бабыра, ул.(ШАНЫРАК 1)
 Багратиона, ул. с 1956 г.
 Багаева, ул.(АК БУЛАК) с 2003 г.
 Бабушкина, улица ныне Кадырбека Улы ул.
 Баимбетова, ул.(АТЫРАУ)
 Байганина, ул.
 Баишева, ул.с 1984 г.(быв. Софийская, до 27г, до 1984 г Центральая ул)
 Байзакова, улица быв. Декханская, Пчеловодная ул.с 1971 г.
 Байзакова, ул.(КАЛКАМАН 2) с 2008 г.
 Байжанова, ул.
 Байжанбаева, ул.
 Байкадамова, улица быв. Кихтенко с 1997 г
 Байкальская, ул.
 Байконурская (КАМЕНСКОЕ ПЛАТО) с 1981г (быв. Гагарина ул.)
 Байконурская ,ул. (КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне Эншиқумова ул.с 2017 г.
 Байканурова, ул.с 2003 г. быв. Асфальтная ул.
 Баймагамбетова, ул.с1957 г.
 Байрона, ул.с 1958 г
 Байсеитовой, улица с 1957 г.(быв. Пишпекская ул. до 1941 г.до 1957 г. Ала Тоо ул.)-Пешеходная
 Байсеитовой, ул.(ШАНЫРАК 2) с 2006 г.
 Байсеитовой, ул. (КУРАМЫС) ныне Ақша Тыра ул. с 2017 г.
 Байсеува , ул. (ТАСТЫ БУЛАК) ныне Ақсу-Жабағылы ул. с 2017 г.
 Байтенова, ул.с 2005 г.быв .3-я линия
 Байтерек, ул.(АЛЬМЕРЕК) с 2005 г. быв. 7-ая линия
 Байтурсын Улы. ул.
 Байтурсынова, улица быв. Космонавтов с 1961 г. Таранчинская ул.
 Байтурсынова , ул.(КАРГАЛИНКА) ныне Қозыбасова ул.с 2017 г.
 Байтурсынова , ул. (ЧЁРНЫЙ ИШАК)ныне Балмуканова ул. с 2018 г.
 Баженова, улица (ныне Гончарова)с 1956 г.
 БАК ,ул.с 2017 г. быв. Вдоль БАКа ул.
 Бакай мкр.
 Баканасская, ул. с 1957 г.
 Баканова, улица
 Бакинская, ул.с 1957 г.
 Бактыгереева, ул.(КАЛКАМАН 2) с 2008 г.
 Балакаева, ул.с 2008 г (КАЛКАМАН 2)
 Балакирева, ул.
 Балдырган, ул.(ШАНЫРАК 2) с 2006 г.
 Балдаурена, ул.9ШАНЫРАК 2) с 2006 г.
 Балтабаевская, ул. 
 Балтабаевская , ул. (1-ого МАЯ) с 2018 г. Кумайская ул.
 Балтийская, улица с 1958 г.ныне Ходжамиярова, ул. с 1990 г.быв .Энгельса ул.
 Балхашская, ул.
 Бальзака, ул.
 Барабинская, ул. ныне Сокольского ул.с 2 000 г.
 Баранского, улица(ГОРНЫЙ ГИГАНТ) быв. Гагарина пер.с 1981 г.
 Барибаева, ул. (быв. Каракольская ул.)
 Барнаульская, улица (быв. Широкая Щель)с 1958 г.ныне Сарсенбаева ул.
 Бартогайская, ул.с 1986г (быв. Петрова)
 Бартольда, улица быв. Молотова, Тополевская
 Басар Кобыз, ул.(КОК КАЙНАР)
 Басенова, ул.с 1976г (быв. Трамвайная)
 Баталпашинская, ул. с 1955г (быв. Черкесская ул.)
 Батумская с 1958 г.
 Батурина с 1957 г.
 Баха, ул. С 1956 г.
 Баходура, ул.с 2006 г.(ШАНЫРАК 2)
 Бахыта с 2017 быв. 1-ая улица
 Башкирская с 1956 г (быв. Сартовская)
 Баян батыра, ул.(АК БУЛАК) с 2003 г.
 Баян аул мкр.
 Баянаульская, ул.
 Бегалина с 1983 г. (быв. Дачная)
 Бегалиева, ул.(КАЛКАМАН 2) с 2008 г.
 Бедного Д. ул
 Бейбит Шилик, ул.(Гагарина)
 Бейсембаева, ул.(ТАУГУЛЬ 3) с 2003 г.быв .Красноармейская ул.
 Бейсеуова, ул. с 2008 г
 Бекболата, ул.(ОЖЕТ)
 Бекежанова, ул.(КАЛКАМАН) с 2008 г.
 Бекетова, ул. с 1957 г.(ТАСТАК 2)
 Бектембаева, ул. (КАМЕНКА)
 Бектемисова, ул.(АК БУЛАК) с 2003 г.
 Бектурова, ул.
 Бекхожина, ул. с 1995 г.
 Безыменная, улица
 Безымянная, улица (Бостандыкский район)
 Безымянная, улица (Медеуский район)
 Белградская, ул.
 Белинского, ул. (ныне Жунсугурова)
 Белова, ул.
 Беломорская, ул. с 1957 г
 Белорусская, ул.
 Белостокская, ул. с 1958 г.
 Бельбулакская, ул.(ДЗЕРЖИНСКИЙ)
 Беляеева, ул. с 1966 г.
 Белякова, ул.
 Бердаулетова, ул .(КАЛКАМАН 2) с 2008 г.
 Бердибаева, ул. (ДУМАН 1) с 2005 г.
 Бердыгулова, ул.
 Береговая, ул.с 1956 г (быв. Инженерная)
 Береговая , ул. (1-го МАЯ) с 2018 г. Аралтюбекская ул.
 Берегового, ул. с 1969 г.
 Берёзовая, ул.с 1962 г .(быв. Школьная ул.)
 Берёзовая , ул. ныне Аккербезова ул. с 2018 г.
 Березовского, ул.с 1954 г.
 Береке, ул (ТУРКСИБ) перевод -Изобильная ул. с 2008 г.
 Беремжанова, ул с 2003 г. (ТАУГУЛЬ 3)
 Биржана, ул.(ОЖЕТ)
 Беринга, ул.с 1961 г.
 Берлик мкр.
 Берсиева, ул. с 1958 г.
 Беспакова, ул. с 1990 г.быв. Лунная ул.
 Бессарабский, пер.
 Бестужева, ул. с 1958 г.(МАЛАЯ СТАНИЦА) (быв. Фурманова)
 Бехтерева, ул. с 1957 г.
 Бийская, ул.
 Билге когана, ул.(ШАНЫРАК 2) с 2006 г.
 Биокомбинатская, ул. (быв. Ударная, ул. Биробиджанская ул.)
 Биолог (ДАЧИ)
 Биржана, кл. с 1982 г.
 Биримжанова, ул.(ТАУГУЛЬ 3) с 2003 г.
 Бишкекская, ул.(ДУМАН 1) с 2001 г
 Бичурина, ул.(АДК) с 2003 г.
 Благовещенская, ул. с 1957 г.
 Блока, ул. с 1962 г.(МАЛ.СТАНИЦА)(Быв. Огородный пер.)
 Блюхера, ул. с 1962 г.(быв. Жукова)
 Бобруйская, ул. с 1958 г.
 Боганашил, мкр.
 Богатырская, ул. с 1958г (быв. Стахановская ул.)
 Богенбай батыра, улица быв. Кирова
 Бокеева, ул.
 Бокина, ул.
 Болотникова, улица (ТАСТАК)нынешнее Дуйсенова, (Бывшая Красина) с 1956 г.-Пешеходная
 Болошак, ул. (ДУМАН) быв. 18 -ая линия, перевод "Будущее " с 2001 г.
 Болтериковой, ул.с 2000г
 Бокейханова, улица быв. Аэродромная улица, с 1997 г.
 Бондаренко, ул.
 Борзова, ул. с 1956 г.
 Бородина, ул. с 1956 г.(ТАСТАК 2)
 Бостандыкская, ул.(ШАНЫРАК 1) с 1994 г.
 Ботакара, ул. (СТРОИТЕЛЬНЫЙ) с 2008 г.
 Ботанический, бульвар ныне бульвар Бухар Жырау, до 1957 г. Мыркушкин бул.
 Ботаническая, ул. с 1956 г.
 Боткина, ул. с 1956 г.
 Братская, ул. с 1957 г.
 Браунова, ул.с 1957 г.
 Бригадная, ул. с 1962 г.
 Бродского, ул. с 1956 г.
 Бруно, ул. с 1956 г. (быв. Новая ул.)
 Брюлова, ул. с 1956 г.
 Брюсова, ул .с 1956 г.
 Брянская, ул.
 Будённого, ул.
 Бузурбаева, ул. с 1957 г. (быв. Побережная- Медицинская ул.)
 Булавина, ул. с 1958 г
 Буланы с 2017 бывшая 3-я улица
 Булкушева, ул. с 2 000 г
 Бурабайская, ул. с 2001 г.(ДУМАН 1)
 Буровая, ул.
 Бурундай пос.быв. Самсоновка.
 Бурундайский, тракт
 Бурундайская, ул с 1958г (просторечие- Сорбулакская ул)
 Бутаковка мкр. ныне (МУЗ ТАУ) с 2018 г.
 Бутаковская, ул.
 Бутина, ул. с 2003 г. (ТАУГУЛЬ 3)
 Бутлерова, ул. с 1956 г.(быв. 2-ая Сталина ул.)
 Бухарская, ул. с 1958 г.(быв. Химпромовская ул.)
 Бухтарминская, ул.быв .Кремлёвская ул.
 Быковского, ул. с 1966 г.
 Бытовик С\Ост.

В 
 Вавилова, ул. с 1956 г.
 Вагжанова, ул. с 1963 г. (быв. Жамбула ул.)
 Валиханова, ул. (быв. Нарынская, ул Училищная ул.)или Политехническая ул.
 Валиханова , ул .(2-ая ПЯТИЛЕТКА) ныне Тектиликова ул. с 2018 г.
 Валиханова , ул. (ЧЁРНЫЙ ИШАК) ныне Тайбагарова ул. с 2018 г.
 Варламова, ул. с 1958 г.
 Варшавская, улица с 1957 г.ныне Дулатова, ул. с 1997 г.
 Васильевская, улица позднее — Узун-Агачская.
 Василевского, ул.(МУРАВЬЁВКА)
 Васнецова, ул.(ТАСТАК), с 1956 г.(быв. Литейный пер.)
 Ватутина, ул. с 1958 г.
 Вахтангова, ул. с 1956 г.
 Вековая, ул. с 1957 г.
 Великолукская, ул. с 1966 г.
 Венеры, ул. с 1966 г.
 Венецианова, ул. с 1956 г.
 Вентялиционщик С\Ост.
 Верди, ул. с 1956 г.
 Верещагина, ул. с 1956 г.(ТАСТАК) (быв. Пионерская ул.)
 Верненская, ул. с 1962 г.(МАЛ.СТАНИЦА) (быв. Клеверная ул.+ Лермонтова пер.)
 Верхоянская, ул. с 1955 г.
 Весёлая, ул.
 Веселова, ул.(МТФ)
 Весновка, ул. с 1977 г.ныне Касымова ул
 Весновка (ДАЧИ)
 Весна (ДАЧИ)
 Весна, ул.(КАМЕНСКОЕ ПЛАТО)
 Ветеран (ДАЧИ)
 Вильнюсская, ул. с 1957 г
 Вильямса, ул.
 Вилюйская, ул. с 1958 г.
 Виноградная, ул.(САДОВОД)
 Виноградова, улица нынешнее Карасай Батыра с 1956 г. в центре Пешеходная
 Винтера, ул.с 1958 г.(быв. Некрасова ул.) с 2018 г. Сергазина ул.
 ВИРГ мкр.ныне Атырау.
 Витебская, ул.с 1958 г.
 Вихрева, ул. с 1981 г. (быв. Матросова)
 Вишнёвая, ул.(КОМПОТ)
 Вишневского, ул.ныне Навои ул.с 1974 г.
 Владивостокская, ул. с 1956 г.
 Владимирская, улица с 1955 г. ныне Си Синхая ул.
 ВОАДс 2011 г.
 Водная, ул.
 Водника, ул. с 1958 г.
 Водник мкр. (БУРУНДАЙ)
 Водозаборная, ул.ныне Аль Фараби ул.
 Водопроводная, ул.(БОГАНАШИЛ)
 Войкова, ул.с 1958 г.
 Войникова, ул. с 1958 г.(быв. Станиславского)
 Вокжанова, ул.
 Вокзальная, ул.
 Вокзальная , ул. (1-ого МАЯ) с 2018 г. Есимова ул.
 Волгоградская, ул. (быв. Сталинградская)
 Волгоградская, ул. (ДРУЖБА) ныне Жетижаргы ул.с 2018 г.
 Волжская с 1955 г.
 Вологодская, ул. с 1957 г.
 Володарского, ул.с 1958 г. в честь Гольдштейна.
 Волочаевская, ул. с 1958 г.(быв. 2-ая Ключевая ул.)ныне Айша Би Би ул.
 Волховская, ул. с 1958 г.(быв. 1-ая Кутузова ул.)
 Вольная, ул.
 Воровского, ул.с 1958 г.
 Воронежская, ул. с 1955 г.
 Воронихина, ул.
 Ворошилова, ул.(НИЖ.ПЯТИЛЕТКА)
 Ворошилова , ул. (1-ого МАЯ) с 2018 г. Серпинская ул.
 Воскресенская, улица с 1927 года — Батрацкая, позднее — Расковой
 Восток-3, улица с 1962 (быв. Коннозаводская, до 1927 г Михайловская ул)
 Восточная, ул.ныне Топчиева ул.с 1962 г.(ПТИЦЕВОД)
 Восход (ДАЧИ)
 Вулканная, ул. ныне Саттарова ул.
 Выборгская, улица ныне Ахтанова ул.
 Высоковольтная, ул.(КАРАСУ) ныне ул.Бағаналы Орда ,с 2017 г.
 Высокогорное С\Ост.
 Вяземская, ул.
 Вятская, ул. с 1957 г.

Г 
 Габдуллина, улица с 1973 г. быв. Астрономическая ул.
 Гагарина, проспект с 1961, быв 13-ая линия
 Гагарина, ул. (ДРУЖБА) ныне Паклиевского ул.
 Галакси мкр.
 Галилея, улица с 1958 г. быв, 3-я Аэродромная ул.
 Гамарника, ул. с 1966 г.
 Ганди ул.
 Гаражная, ул.
 Гаршина, ул. с 1958 г.(ДОЛИНКА)
 Гастелло, ул.
 Гасфортская, улица затем — Константиновская, Караванная и Нагимы Арыковой. Названа в 1858 году в связи с приездом в Верный губернатора Западной Сибири Г. Х. Гасфорта.
 Гвардейская, ул. ныне Акбозатская ул. с 2018 г. 
 Геологов, ул. быв. Геологова ул.
 Геолог (ДАЧИ)
 Геологострой мкр.
 Герцена, ул.
 Гёте, ул. быв. Питерская ул.
 Гидрометслужбы мкр.
 Гидрометслужбы, ул.
 Глазунова, ул. с 1956 г.
 Глинки, ул.
 Глубокая, ул.
 Говорова, ул. с 1956 г.
 Гоголя, улица с 1909г, быв. Штабная ул.
 Гомельская, ул.
 Гончарная, ул. ныне Муратбаева ул.
 ГорВодоПровод (ДАЧИ)
 ГорКомАрхСтрой С\Ост.
 Горная, ул. с 1956 г. ныне Жанибекская ул. с 2018 г.
 Горновосточная, ул. с 1958 г.
 Горный садовод (ДАЧИ)
 Горняцкая, ул. с 1958 г.
 Городская, улица ныне Бекхожина ул.
 Гравийная, ул. с 1958 г. быв. Черновицкая ул.
 Горького, улица с 1936,быв .Торговая
 ГорСовет С\Ост.
 Гостинодворская площадь – сейчас на её месте Зелёный базар
 Гражданская, улица ныне Базарбаева ул
 Грановского, ул.(ТАСТАК) быв 2-ая Кутузова ул.
 Грибоедова, ул.
 Гризодубовой, ул. с 1961 г.
 Гринёва, ул.
 Гродненская, ул. с 1957 г.
 Грозы, ул.с 1957 г.(КАМЕНКА)
 Громова, ул.
 Грузинская, ул с 1956 г.
 Грушовая, улица (КОМПОТ) ныне Зверева ул.с 1997 г.
 Грановского, ул.(ТАСТАК) с 1956 г. быв. 2-ая Кутузова ул.
 Грузопассажирское, шоссе
 Губкина, ул. с 1957 г.
 Гулистан, ул.с 2006 г.(ШАНЫРАК 2)
 Гурилёва с 1962 г.(МАЛ.СТАНИЦА) быв. Уральская ул.
 Гурьевская, ул. с 1957 г.
 ГЭС мкр.

Д 
 Дагестанская, ул. с 1957 г.
 Дальневосточная, ул.
 Дальняя, ул. с 1963 г. быв. Гаражная ул.
 Дамалак Ана, ул.(КАРГАЛИНКА) ныне Сандыбай Улы ул. с 2017 г.
 Дарвина, ул.
 Даргомыжского, ул.с 1958 г.(ТАСТАК) быв. Кутузова ул.
 Дархан мкр.
 Дархан, ул. с 2005 г.(АЙГЕРИМ 2)
 Дарын мкр.
 Датова, ул с 2006 г. (ШАНЫРАК 2)
 Даулбаева, ул. с 2003 г.(ТАУ ГУЛЬ 3)
 Дауленова, ул. (ТАУ ГУЛЬ 3)
 Даулеткалиева, ул с 2003 г.(АК БУЛАК)
 Даутова, ул. с 1957 г.(ТАУ ГУЛЬ 2)
 Дауренбекова, ул. с 2003 г. (АК БУЛАК)
 Дауылбаева, ул.(ТАУ ГУЛЬ 3)
 Дачная, улица ныне Бегалина ул.с 1983 г.
 Дегтерёва, ул. с 1956 г.
 Дежнева, улица с 1957 г.ныне Сулейменова ул.
 Декабристов с 1957 г. быв. Туркменская ул.
 Декарта, ул. с 1957 г.ныне Щепкина ул.
 Дельвига, ул. с 1958 г.
 Демченко, ул. с 1962 г.быв. Вулканная ул.
 Деповская, ул. с 1955 г.
 Державина, ул.
 Детсадовская, ул. (ЗАРЯ ВОСТОКА)
 Диваева, ул. с 1981 г. быв. Космодемьянской ул.(ПОРТ АРТУР)
 Диксона, ул. с 1962 г.быв. 2-ая Турксибская ул.
 Димитрова, ул.(ДОЛИНКА) с 1956 г. быв. 2-ая Ленина ул.
 Джабаева ул.(КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне Молдағалиевой ул. 2017 г.
 Джайляу (ДАЧИ)
 Джайляу мкр. ныне (ГАЛАМАТ) с 2018 г.
 Джайляу ,ул.(КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне Нур Гали ул. с 2017 г.
 Джайляу, ул. (ШУГЛА) ныне Жунисова ул. с 2017 г.
 Джалалабадская, ул. с 1957 г.
 Джалиля, ул. с 1961 г.
 Джамбула, ул.(КАРГАЛИНКА) ныне Байимбетова ул.с 2017 г.
 Джамбула, ул. (КАРГАЛЫ) ныне Байдаулетова ул. с 2017 г.
 Джамбула ,ул. (НАУРЫЗ) ныне Қундызды ул. с 2017 г.
 Джамбула ,ул. (ДРУЖБА) ныне Ататалгуы ул. с 2018 г.
 Джамбула , ул. (1-ого МАЯ) с 2018 г. Даулпазова ул.
 Джамбула , ул. (ГАГАРИНО) ныне Уенкиева ул. с 2018 г.
 Джамбула , ул. (ЧЁРНЫЙ ИШАК) ныне Мейиримова ул. с 2018 г.
 Джамбула , ул. (КАЙРАТ) ныне Донекерская ул. с 2018 г.
 Джандарбекова, ул.
 Джандосова, улица с 1964 г.быв. Верхний Каргалинский тракт.
 Джандосова , ул.(КАРГАЛИНКА) ныне Саудакента ул. с 2017 г.
 Джандосова , ул. (КАЙРАТ) ныне Акжамалова ул. с 2018 г.
 Джангильдина, улица (КАМЕНКА) с 1974 г, быв. Школьная ул.
 Джангильдина , ул. (КАЙРАТ) ныне Нурбота ул .с 2018 г.
 Джансугурова, ул. с 1958 г.
 Джансугурова , ул. (КАЙРАТ) ныне Несибелева ул .с 2018 г.
 Джапаридзе, ул.
 Джаркентская, ул. с 1981 г.(ГОРНЫЙ ГИГАНТ) быв. Пионерская ул.
 Джезказганская, ул. с 1961 г.
 Джетысуйскай, улица с 1927 г, быв. Николаевская ул.
 Джетысуйская , ул. (1-ого МАЯ) с 2018 г. Еламанская ул.
 Джумалиева Н. ,ул. с 1978 г.
 Дзержинского мкр.ныне Бесагаш.
 Дзержинского, улица нынещнее Наурызбай Батыра, быв. Узун Агачская ул.
 Диксона, ул.
 Димитрова, ул.
 Дмитриевская, улица с годами — Казачья. Теперь носит имя сибирского казака Григория Потанина.
 Днепровская, ул. с 1957 г.
 Днепропетровская, ул.
 Добролюбова, ул. ныне Шокшакская  ул. с 2018 г.
 Доватора, ул.
 Довженко, ул. с 1963 г.быв. Новая ул.
 Докучаева, ул. с 1956 г.
 Долгорукого, ул. с 1961 г.
 Домбровского, ул. с 1961 г.
 Домостроитель (ДАЧИ)
 Домостроительная, улицас 1995 г. ныне проспект Улугбека, с 1968 г.
 Донбасская, ул.
 Донентаева, ул. с 1961 г.
 Донорская, улица с 1968 г.ныне Койшуманова, ул.
 Донская, ул. с 1955 г.
 Донентаева, улица
 Дорожник мкр. ныне (КОКМАЙСАК) с 2018 г.
 Дорожная, ул. (ЦЫГАНСКИЙ ПОС.)
 Досмухамедова, бывшая Мичурина
 Достоевского, ул. с 1955 г.
 Достык мкр.
 Достык, проспект быв. Ленина, проспект.быв. Соборная ул.
 Достык ул.(КРАСНЫЙ ВОСТОК) ,ныне Қудайбергена Султанбаева ул.с 2017 г.
 Достык, ул.(КАРГАЛИНКА) ныне Бөкеева ул. с 2017 г.
 Достык , ул. (ВОСХОД) ныне Абзалова ул. с 2018 г.
 Дошкольник С\Ост.
 Драгобычская, ул.с 1957 г.
 Древесная, ул. (ст. ЧЕМОЛГАН)
 Дрозда, ул.(КАМЕНКА)
 Дружбы, ул. с 1957 г.(АЛМАГУЛЬ)
 Дружбы ,ул. (2-ая ПЯТИЛЕТКА) ныне Мерейская ул.с 2018 г.
 Дубок мкр. ныне (ШАБИТ) с 2018 г.
 Дубок-2 мкр. (АТАКЕНТ) с 2018 г.
 Дубосековская, ул с 1986 г. быв. 2-ая Петрова ул.
 Дуйсенова, ул.
 Дулати, ул .с 2 000 г. быв. Шашлычная ул.
 Дулатова, ул.(КАЛКАМАН 2)
 Дунаевского, ул. с 1957 г.
 Дунайская, улица ныне Сидоркина, ул. с 2000 г.
 Дунганская, ул. ныне Масанчи ул.
 Дундича, ул.
 Дуйсенова, улица с 1997 г.быв. Болотникова- Красина ул.
 Дуйсенова, ул с 2003 г.(ТАУ ГУЛЬ 3)
 Дунентаева, ул.
 Душанбинская, ул. с 1962 г.быв. Сталинобадская ул.
 Дыбенко, ул. с 1966 г.

Е 
 Егизбаева, ул. с 1999 быв. 21-я линия, улица
 Егимен, ул.(ШАНЫРАК)
 Егиндыбулак, ул. с 2006 г.(ШАНЫРАК 1)
 Егорова, ул. до 1963 г. — 2-ая Восточная ул.
 Елгина, ул. с 1957 г.
 Елибаева, с 2008 г. (КАЛКАМАН 2)
 Елемисова, ул. с 2004 г.
 Елизова, ул. с 2004 г.
 Емелева, улица быв. Алма-Атинская ул.
 Емцова, ул. с 1986 г. быв. Петрова ул.
 Енисейская ул.
 Ералиева, ул. с 2003 г.(ТАУ ГУЛЬ 3)
 Ергалиева, ул.
 Ереванская, ул.
 Ержанова, ул.
 Еркендыка, ул. с 2005 г. быв.8-ая линия.(ШАНЫРАК 4)
 Ермака, ул. с 1955 г.(САКСАУЛЬНАЯ)
 Ерменсай мкр.
 Ермоловой, ул. с 1961 г.
 Ер Таргына, ул. с 2004 г. быв .24-ая линия.(ШАНЫРАК 2)
 Есбаева, ул. с 2003 г.(АК БУЛАК)
 Есенбулатова, ул. с 1958 г.
 Есеналиева, ул с 2000 г.
 Есенина, ул. с 1958 г.
 Есенберлина, ул. с 1984 г.быв. Клеверная ул.
 Есенжанова, ул. с 1976 г, до 1956 г. Некрасова ул.-Бассейная ул.
 Есенова, ул.(КАЛКАМАН 2)
 Есентайская, ул. с 1986 г.быв. Муканова (восток).
 Есентай, ул.(ШАНЫРАК 1)
 Есиль, ул. с 2001 г.(ХАН ТЕНГРИ)
 Есимова (ГАГАРИНО) ныне Куттыбеликова ул.с 2018 г.
 Ескараева, ул.с 1997 г.
 Еспаева, ул.(АК БУЛАК)

Ж 
 Жагор Казы, ул.(ШАНЫРАК 1)
 Жадыра (ДАЧИ)
 Жазылбкеа, ул.(КАРГАЛЫ)
 Жайлы, ул.с 2008 г.(КУРЫЛЫСШИ)
 Жакаева, ул. с 2008 г. (КАЛКАМАН)
 Жакыпбаева, ул. с 2008 г. (КАЛКАМАН 2)
 Жалпактала, ул.с 2006 г. (ШАНЫРАК 1)
 Жамбасбаева, ул.(ДЗЕРЖИНСКИЙ)
 Жана Арка, ул. с 2008 г.(СОЛНЕЧНЫЙ)
 Жана Арка ,ул.(КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне Тамшыбулақская ул.с 2017 г.
 Жана Арна, ул. (ТАСТЫ БУЛАК) ныне Карлыгаш ул. с 2017 г.
 Жана Гасыр, ул. с 2005 г.быв 10-ая линия.
 Жана Шаруа ,ул. (КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне Белжайлау ул.с 2017 г.
 Жандеркина, ул. с 2006 г.(ШАНЫРАК 1)
 Жандильдина, ул. с 2003 г.(АК БУЛАК)
 Жанибекова, ул.с 2008 г.
 Жан Кожа багатыря, ул.с 2006 г.(ШАНЫРАК 1)
 Жантерина , ул. (КАМЕНКА) ныне Найманбаева ул. с 2017 г.
 Жантурина, ул.с 2003 г.(ДУМАН 1) быв ,18-ая линия.
 Жансугурова, улица быв. Белинского с 1993 г.
 Жансугурова , ул. (КАРГАЛИНКА) ныне Қоргалжына ул. с 2017 г.
 Жан Шуак С\Ост
 Жар Муханбет мкр.
 Жарокова, улица с 1966 г. быв. 9-ая линия.
 Жарокова , ул. (ГАГАРИНО) ныне Акерменская ул. с 2018 г.
 Жарылгасова, ул. с 1963 г. быв. Чапаева ул.
 Жас Казаха (ШАНЫРАК)
 Жас пионерлер, ул.
 Жас Тар,ул.(КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне Берелова ул.
 Жасыбая, ул с 2005 г. (ДУМАН 1)
 Жданова, улица с 1956 г.быв. Школьный пер.ныне Шакарима ул.с 1991 г.
 Жекбаева, ул.
 Железноводская, улица с 1956 г. ныне Акпаева ул.
 Железняка, ул. с 1958 г. быв. 2-ая Гастелло ул.
 Жексенбаева, ул.с 2006 г.(АЛТЫН БЕСЕК)
 Желтоксан, улица бывшая проспект Мира-Иссык Кульская ул.перевод Декабрьская ул.
 Желтоксан, ул.(КАРГАЛИНКА) ныне Руханията ул. с2017 г.
 Жемчужная, ул. с 1958 г. быв. 2-ая Алма-Атинская ул.-Красина ул.
 Женись, ул .с 1966 г.
 Женись, ул. (ШУГЛА) ныне Кенжетаева ул. с 2017 г.
 Жеренше, ул. (ДУМАН)
 Жеруйык, ул.с 2005 г.(ШАНЫРАК 4) быв. 13 -ая линия.
 Жетбаева, ул.с 1999 г.
 Жетыгенская, ул. с 1986 г.быв. Правды ул.(ШУАКТЫ) с 2008 г.
 Жетыгенская , ул. ныне Акбилекова ул. с 2018 г.
 Жетыгенская,  ул. (КАЙРАТ) ныне Дуадакова ул. с 2018 г.
 Жеты Су С\Ост
 Жетикара, ул.с 2006 г. (ШАНЫРАК 1)
 Жибек-Жолы, улица быв. Горького ул., неофициально Арбат-Пешеходная
 Жигулёвская, ул. с 1955 г.
 Жидели,ул.(ЖАЙЛЯУ) ныне Көсеге ул. с 2017 г.
 Жиенбаева , ул. (РАХАТ) ныне Жидели ул. с 2017 г.
 Жиенкуловой, с 2001 г. быв. 10-ая Кирпичнозаводская ул.
 Жиренше, ул .с 1994 г.перевод Красная ул.
 Жиырмасанчи, ул. быв. 20 линия.
 Житомирская, ул с 1958 г. быв. Школьная ул.
 Жолдасбекова, ул.с 2000 г.быв. Безымянная ул.
 Жубанова, ул. с 1969 г. быв. 6-ая линия
 Жубанова (ШОРНЫЙ ГИГАНТ) быв .2-ая кирпичнозаводская ул.
 Жозылбекова, ул.(КАРГАЛИНКА)
 Жукова, ул. с 1981 г.(ГОРНЫЙ ГИГАНТ), быв. Ворошилова ул.
 Жуковского, ул.
 Жулдыз мкр.быв. Гвардейский мкр.
 Жумабаева, ул.(КАМЕНКА)
 Жумабаева , ул. (КАРГАЛИНКА) ныне Іэгилика ул.с 2017 г.
 Жумабаева , ул. (КАМЕНКА) Нуршаиқова ул. с 2017 г.
 Жумабекова, ул с 2003 г. (АК БУЛАК)
 Жунгарская, ул. с 1957 г. Калмыцкая ул.
 Журавлёва, ул. с 1954 г.
 Журавского, ул. с 1957 г.
 Жургенова, ул. с 1984 г. быв. Пригородная ул.
 Жусанды, ул с 2008 г. (СОЛНЕЧНЫЙ)
 Жырау, ул.(ЗАРЯ ВОСТОКА)

З 
 Заветная, ул. с 1958 г.
 Заводская, улица сейчас улица Ж. Елибекова
 Заводской , пер. Сырмяцкая ул. с 2018 г.
 Загородная, ул. с 1957 г.
 Загоскина, ул. с 1957 г.
 Заилийская, ул. с 1957 г.
 Зайсанская, ул. с 1962 г. быв. Больничная ул.
 Закарпатская, улица сейчас улица Ахметова с 1958 г.
 Заломова, улица с 1957 г.с 1997 г. Кожабекова ул.быв. Ровенского кл.
 Зангар, ул.с 2995 г.(АЙГЕРИМ 2) перевод -Великая ул.
 Западная, улица сейчас улица С. Ескараева, быв. Джангильдина ул.с 1969 г
 Запарожская, ул.с 1958 г. быв. Стахановцев ул.
 Запотоцкого, ул. с 1959 г.
 Заречная, ул.ныне Тренёва ул. с 1958 г. ныне Толкынская ул. с 2018 г.
 Заречная, ул. (КАМЕНСКОЕ ПЛАТО)
 Заречная , ул. (1-ого МАЯ) с 2018 г. Жидебайская ул.
 Заря (ДАЧИ)
 Заря Востока мкр, ныне 3-ий Градокомплекс.(ШАПАГАТ) с 2018 г.
 Заславского, ул. с 1958 г быв. Озёрная ул.
 Заславского - 2 ,ул. ныне Доланская ул. с 2018 г.
 Затаевича ул.(ГОРНЫЙ ГИГАНТ), с 1981 г.быв. Лермонтова ул.
 Захарова, ул. с 1061 г.
 Защитник (ДАЧИ)
 Звёздная, улица сейчас улица М. Беспакова с 1963 г. быв. 2-ая Мельничная.
 Звёздная (КИРОВ) ныне Молдагуловой ул.
 Звенигородская, улица сейчас Ж. Кудерина с 1957 г.
 Здоровье (ДАЧИ)
 Зеленстрой С\Ост.
 Зелёная, ул. ныне Карсакбаева, ул.с 2003 г.быв. 22 -ая линия.с 2018 г. Кокайдайская ул.
 Зклёная , ул. (1-ого МАЯ) с 2018 г. Кокшолакская ул.
 Зелёная , ул. (2-ая ПЯТИЛЕТКА) ныне Бектаува ул. с 2018 г.
 Зелинского, ул.с 1963 н.быв. Ленина ул.
 Земноухова, ул.с 1957 г.быв. Когановича ул.
 Зенкова, улица бывшая Пролетарская с 1981 г.быв. Первогильдийская ул.
 Зенкова, улица (посёлок Горный Гигант) сейчас улица Алдар Косе, быв. Некрасова ул.
 Зенковича, ул.
 Зерде, ул. с 2006 г.(ШАНЫРАК 2), перевод -Интеллектная ул.
 Зимняя, ул. с 1961 г.
 Златоустовская, ул. с 1958 г.
 Зорге, ул.с 1964 г.быв. Казалинская ул.
 Зубарева, ул. с 1986 г.быв. Чуйская ул.
 Зыряновская, ул. с 1955 г.

И 
 Ибрагимова, ул.с 1997 г. (ИЯФ) быв. Ленина ул.
 Иванова, ул. с 1974 г.быв. Захарова ул.
 Иванов-Сокольского, ул.(БОГАНАШИЛ) с 1987 г.
 Иванилова, ул. с 1981 г (ГОРНЫЙ ГИГАНТ), быв. Октябрьская ул.
 Игишева, ул. с 1981 г. (ГОРНЫЙ ГИГАНТ) быв. Партизанская ул.+Мирный пер.
 Извилистая, ул.ныне Терёхина ул.с 1982 г.
 Ижевская, ул. с 1957 г.
 Илийская, ул. ныне Тобылгаева ул. с 2018 г.
 Илийский тракт
 Ильинская, улица ныне — Саркандская.
 Ильича, улица с 1927 г.быв. Мариинская ул.9-ая Колпаковского ул.ныне Есенова, с 1996 г.
 Ильича, ул. (ДРУЖБА) ныне Тостанбекова ул.с 2018 г.
 Иманбаевой, ул.с 1962 г.быв. Малиновского ул .
 Иманова, ул. (КАМЕНКА) ныне Бельгера ул. с 2017 г.
 Иманова, ул. (КАЙРАТ)ныне Сулушанская ул. с 2018 г.
 Индустриальная, ул. с 1958 г.быв.2-ая Мичурина ул.
 Инженерная, ул.
 НИИ Защиты Растений (Дачи)
 НИИ Ионосферы, ул.
 Институтская, л. (РАХАТ)
 Интегральная, ул.
 Интернациональная, улица быв. Солдатская ул.
 Интернациональная, улица (пос. Заря Востока) ныне Бердигулова ул.
 Интернациональная, ул. (1-ого МАЯ) с 2018 г. Шкапского ул.
 Интернациональная, ул. (ВОСХОД) ныне Сыртанова ул. с 2018 г.
 Интернациональная, ул. (ГАГАРИНО) ныне Дауренова ул. с 2018 г.
 Ипподромная, ул.
 Иркутская, ул.
 Иртышская, ул. с 1955 г.
 Исаева, ул. с 2003 г.(ТАУ ГУЛЬ 3)
 Исатаева, ул (КАМЕНКА)
 Исеналиева, ул.
 Искандерова, ул.(ГОРНЫЙ ГИГАНТ), с 1981 г. быв. Фурманова ул.
 Иссык Кульская, ул.
 Иссыкская, улица с 1927 г, быв. Крепостная, ул Офицерская.
 Истомина, ул. с 1962 г. быв. Пограничная ул.
 Ишимская, ул. с 1957 г.

К 
 Калинина, улица неофициально в 50-е Бродвей, до 1936 г Мещанская ул.
 Кабанбаева , ул.(КРАСНЫЙ ВОСТОК) Мақаншыева ул. с 2017 г.
 Кабардинская, ул.с 1957 г.
 Кабдолова, ул. с 2003-08г. бывш. Маречека
Кабилова, ул. с 1975 г.быв. Арычная ул.
 Каблукова, ул. с 1957 г. с 2018 Кекилбаева ул.
 Кабылбаева, ул. с 2008 г.(КАЛКАМАН 2)
 Кабилова, ул.с 1975 г.быв. Арычная ул.
 Кавалерийская, улицас 1927,быв. Надеждинская-Обуховская ул.
 Кавказская, ул. с 1956 г.быв. Шоссейная ул.
 Кавказская , ул. (1-ого МАЯ) с 2018 г. Сералина ул.
 Кадырбекова, ул. с 2008 г.(КАЛКАМАН 2)
 Кадырбекулова, ул с 1996 г.
 Кадыржанова, ул. с 2008 г.(КАЛКАМАН 2)
 Кадырова, ул. с 2008 г.
 Казакова, ул. с 1956 г.
 Казакпаева с 1978 г.быв. Новая ул.
 Казалинская, ул.
 Казангапская, ул.(ГАГАРИНА)
 Казанская, ул.с 1976 г.
 Казарменная ул. ныне Панфилова ул.-Пешеходная
 Казачья ул. ныне Потанина ул.
 Казахстанская, ул. с 1958 г.быв.17-ая линия, с 2001 г.
 Казахфильм мкр.
 КазВзрывПром (ДАЧИ)
 КазГипроЗём (ДАЧИ)
 Казначейская, ул.с 1997 г. ныне Калдаякова ул.быв. 8 Марта.
 КазСпас,Ул.
 КазСтрой С\Ост
 Казыбекова ул.с 2008 г.(КАЛКАМАН 2)
 Казыбекова , ул. (РАХАТ) ныне Култөбе ул. с 2017 г.
 Казыбекова , ул. (ЧЁРНЫЙ ИШАК) ныне Коныртауская ул. с 2018 г.
 Казыбекова , ул. (КАЙРАТ) ныне Жаудирова ул. с 2018 г.
 Казы Гурт, ул.с 2001 г.быв.1-ая линия
 Кайнар С\Ост
 Кайсенова, ул.
 Каипова, ул.с 1993 г.(ИЯФ)
 Кайнар, ул. (ШАНЫРАК)
 Кайсенова, ул. (ЮБИЛЕЙНЫЙ)
 Калининградская, ул. с 1958 г.
 Калинина , ул. (ДРУЖБА) ныне Шарипова ул.с 2018 г.
 Калдаякова , ул. (КУРАМЫС) ныне Уржара ул. с 2017 г.
 Калужская, ул.с 1957 г.
 Калымская, ул.
 Каменское (ДАЧИ)
 Каменистая, ул.
 Каменка мкр. ныне Тау Самал.
 Каменка- 3 мкр. ныне (МЕЙРАМ) с 2018 г.
 Камышинская, ул.с 1955 г.быв. Ушакова ул.
 Канахина, ул. с 2003 г.(ТАУ ГУЛЬ 3)
 Капальская, ул.с 1963 г.быв. Заводская ул.
 Капчагайская, ул. с 1962 г.быв. Центральная ул.
 Капчагайская , ул. (1-ого МАЯ) с 2018 г. Аксуатская ул.
 Капчагайская , ул. (МАЯК) ныне Акутанова ул. с 2018 г.
 Карабулакская , ул. (КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне Ақмоншақова ул. с 2017 г.
 Карабулакская, ул. (ШУГЛА) ныне Сығаева ул. с 2017 г.
 Карагайлы -2 мкр. ныне (ДАРИЯ) с 2018 г.
 Карагалинская , ул.
 Карагандинская, ул.
 Карагандинская , ул. (ДРУЖБА) ныне Улагата ул.с 2018 г.
 Каракалпакская, ул. с 1957 г.
 Каракулова, ул.с 2008 г.(КАЛКАМАН 2)
 Каракумская, ул. с 1957 г.
 Каран, ул.с 2017 г. быв .2-ая улица .
 Карасай батыра, улица быв. Сельская ул.
 Карасайская, ул. (КАМЕНКА) ныне Шолпан ул. с 2017 г.
 Карасайская , ул. (ГАГАРИНО) ныне Алтыбасарская ул. с 2018 г.
 Карасайская , ул. (ПОРТ АРТУР) ныне Басбатырова ул. с 2018 г.
 Карасайская , ул. (ЧЁРНЫЙ ИШАК) ныне Боктергиева ул. с 2018 г.
 Карасайская , ул. (КАЙРАТ) ныне Байга ул. с 2018 г.
 Карасу, ул. с 2018 г. Бурханская ул.
 Карасуйская, ул.
 Каратаева, ул.
 Каратальская, ул. с 1962 г.
 Каратауская, ул. с 1994 г.
 Карачаганакская, ул.с 2005 г.быв.12 -ая линия.
 Кара Шаш, ул. (ДУМАН)
 Кара Чаганакская, ул.(АЙГЕРИМ 2)
 Карбышева, (МАЛ.СТАНИЦА)ул.с 1962 г. Талгарская ул.
 Каргалинка (ДАЧИ)
 Каргалинский тракт А-4
 Карельская, ул. с 1955 г.
 Карибжанова, ул. с 2003 г.
 Каримбаева, ул. с 1987 г. быв.2-ая Бригадная ул.(ДУМАН)
 Ислама Каримова, улица; до декабря 2018 - улица Аркадия Гайдара, ул.(ТАСТАК) быв. Фрунзе ул, с 1956 г
 Кар Кара, ул. (ШАНЫРАК)
 Каркаралинская, ул. с 2001 г.быв. 7-ая линия.(ХАН ТЕНГРИ)
 Карменова, ул. с 2003 г.
 Карпатская, ул .с 1961 г.
 Карпинка, ул .с 1957 г
 Карпова, ул. (ИЯФ) быв. Коммунистическая ул.
 Карская, ул. с 1957 г.
 Картограф С\Ост.
 Карьерная, ул с 1956 г.ныне ул.Қараөткел
 Касаткина, ул. с 1959 г.
 Каскадная, ул. с 1956 г.
 Каскеленская, ул. с 1961 г.
 Каспийская, ул.
 Кассина, ул. с 1957 г
 Кассина , ул. (Тау Гуль) ныне Керуен Тау ул.с 2018 г.
 Кастеева, ул. с 1975 г.быв. Подгорная ул.
 Кастекская, ул.
 Касымова, ул. с 1977 г.быв. Весновская ул.
 Каховская, ул. с 1955 г.
 Качалова, ул.с 1961 г.
 Кашаубаева, ул. с 1958 г. быв. Добровольская ул.
 Кашгарская, ул.
 Карла Маркса, улица быв. Капальская ул.
 Капальской, улица (ныне Д. Кунаева).
 Каргалинское, шоссе
 Квартал 1 (АЛАТАУ ПОС.)
 Квартал 7 А (НИЖ.КИРОВ)
 Квартал А (АЛАТАУ СЕЛО) -Ныне ул. Тарлан с 2017 г.
 Квартал Г (АЛАТАУ СОВХОЗ)
 Келес, ул.с 2005 г.(ДУМАН) перевод- Следующая ул.
 Кеменгерулы, ул. с 2008 г.
 Кемеровская, ул. с 1955 г.
 Кенбаева, ул. с 2008 г. (КАЛКАМАН 2)
 Кендала , ул.(КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне Аулие - Ата ,ул. с 2017 г.
 Кенесбаева, ул. с 2008.г.(КАЛКАМАН 2)
 Кентауская, ул. с 1962 г.(МАЛ.СТАНИЦА) быв. Садовая ул.
 Кербулакская, ул.с 1981 г (КАМЕНСКОЕ ПЛАТО) быв. Дачная ул.
? Кереева , ул. (ГАГАРИНО) Могиликова ул. с 2018 г.
 Кереку, ул.с 2001 г.быв. 4-ая ул.
 Керемет мкр.
 Кзыл Ординская, ул. с 1957 г.
 Кзыл Ординская ,ул. (ГАГАРИНО) ныне Шертера ул. с 2018 г.
 Киевская, ул.
 Киевская , ул. (ДРУЖБА) ныне Термезская ул.с 2018 г.
 Кипренского, ул.с 1957 г.
 Киргизская, ул.с 1955 г.
 Кирова, улица ныне Богенбай батыра, с 1935 г.быв. Офицерская ул.
 Кировоградская, ул. с 1958 г. ныне Даналыкская ул. с 2018 г.
 1-я Кирпично-заводская, улица
 2-я Кирпично-заводская, улица
 3-я Кирпично-заводская, улица
 4-я Кирпично-заводская, улица
 8-я Кирпично-заводская, улица ныне Тайманова, ул. быв. Партизанская ул.
 Кирпичный завод, ул. ныне Актолкынская ул. с 2018 г.
 Кисловодская, ул. с 1959 г.
 Кишинёвская, ул. с 1957 г.
 Кихтенко, улица с 1954 г ныне Байкадамова ул.
 Клеверная, улица ныне Есенберлина ул.
 Клочкова, улица с 1979 г, быв. 7-ая линия ул.
 Клочкова, улица (Компот)
 Клубная, ул.
 Клубничная , ул.
 Ключевой, пер. ныне  Булгынская ул . с 2018 г.
 Ключевой -2, пер. (Лениногорская ул.) ныне Текеметова ул. с 2018 г.
 Ключевая 2 ,ул. с 2018 г. Серперская ул.
 Ключевая , ул .(1-ого МАЯ) с 2018 г .Олдкисова ул.
 Ключевая , ул. (БУТАКОВКА) ныне Айдарлы , ул. с 2018 г.
 Кобда, ул. с 2005 г. (ДУМАН 1)
 Кобикова, ул. с 1975 г. быв. Габдулина ул.
 Кобландыева , ул. (ЧЁРНЫЙ ИШАК) ныне Бердикожева ул. с 2018 г.
 Кобыланды, ул.(ШАНЫРАК)
 Ковалевской, ул.(ТАСТАК)с 1956 г.быв. 2-ая Комсомольская ул.
 Когиршинова , ул (ДРУЖБА) с 2018 г.
 Койшуманова, ул. с 1999 г.
 Койянды, ул.с 2008 г.(ШУАКТЫ)
 Козыбаева, ул. с 2003 г.
 Кожабекова, ул.
 Кожабергенова, ул. с 1981 г.(КАМЕНСКОЕ ПЛАТО) быв. Набережная ул.
 Кожамкулова, ул.с 1981 г.быв. Кастекская ул.
 Кожамьярова, ул. (КОЛХОЗШИ)
 Кожаханова, ул. с 2005 г.(АЙГЕРИМ 2)
 Кожедуба, ул.с 1979 г.
 Коккинаки, ул.
 Кокорай, ул.с 2008 г.(ЦЫГАНСКИЙ ПОС.) быв. Молодёжная ул.перевод-зелёное трава.
 Кок Су, ул.с 2006 г. перевод -зелёная вода.
 Коктем 3, микрорайон
 Коктема, ул.(ЗАРЯ ВОСТОКА)
 Кокчетавская, ул.
 Кокшокы, ул.с 2008 г.(Строительный пос.)
 Коломенская, ул. с 1955 г.
 Колхозши  мкр. ныне (НУРШУШКАН) с 2018 г.
 Колхозная, ул.
 Кольсай мкр.
 Кольцевая, ул.(СОЛНЕЧНЫЙ) ныне Аршалы ул.
 Кольцова, ул.
 Колымская, ул. с 1955 г.
 Комарова, ул .с 1957 г.(ПОКРОВКА)
 Комминтерна, ул.
 Садвакасова, ул. (ОЖЕТ)
 Коммунальная, ул.
 Коммунаров, ул. ныне Тажибаева ул. с 2018 г.
 Коммунистический, проспект ныне проспект Абылай хана с 1961 г.
 Кондратовича, ул.с 1958 г, быв. 4-ая Стахановская ул.
 Конный базар пл. ныне трамвайный парк.
 Кооператор (ДАЧИ)
 Кооптехникум, ул.(ЧАПАЕВА)
 Копальская,  ул. ныне Жакангерская ул. с 2018 г.
 Коперника, ул.
 Кордонная ул. ныне Шегабутдинова ул.
 Коркыта, ул .с 1994 г (ШАНЫРАК 1)
 Корнилова, ул. с 1956 г.
 Королёва, ул. с 1966 г.
 Короленко, ул. с 1954 г.
 Корсакова, ул.
 Корчагина, ул.(МАЛ.СТАНИЦА)с 1962 г, быв. 2-ая Школьная ул.
 Косагашская ,ул. (КРАСНЫЙ ВОСТОК)ныне Қойлықская ул. с 2017 г.
 Косаева, ул. с 1980 г. быв. свинцовозаводская ул.
 Космическая, ул с 1981 г.(КАМЕНСКОЕ ПЛАТО) быв. Центральная ул.с 2001 г. Оспанова ул.
 Космонавтов, улица ныне Байтурсынова с 1962 г.быв. Таранчинская ул.
 Космонавтов ул. ныне Жетабаева ул. (ВЕРХ.ПЯТИЛЕТКА)
 Космонавтов , ул . (1-ого МАЯ) с 2018 г. Орлевская ул.
 Космонавтов ,ул. (ПОРТ АРТУР) ныне Актангерская ул. с 2018 г.
 Космостанция, ул. (ВЕРХ.ПЯТИЛЕТКА)
 Космодемьянской, ул.ныне Сағадата Нұрмағамбетова ул.,с 2017 г.
 Костромская, ул с 1958 г. быв. 2-ая Заречная ул.
 Косунова, ул.(КАЛКАМАН)
 КОСЫНОВА ,ул. (КАЛКАМАН 2)
 Котельникова, ул. с 1958 г.
 Котовского, ул.
 Котовского , ул. с 2018 г. Калкобызова ул.
 Котовского ,ул. (ДРУЖБА) ныне Терменова ул. с 2018 г.
 Коунрадская, ул с 1958 г.
 Кочина, ул. с 1956 г.
 Кошевого, ул.
 Кошек богатыря, ул.
 Кошеубаева, ул.
 Кошкарбаева. ул (ОЖЕТ)
 Кошкунова, ул. с 1977 г.быв. Снайперская ул.
 Крайняя, ул. с 1962 г.
 Крамского, ул. с 1956 г.
 Красильская, ул. с 1957 ш.
 Красина, улица быв Нарынская- Гурдэ ул .
 Красноармейская, улица ныне Бейсебаева ул.
 Красноармейская , ул. (ДРУЖБА) Акбакайская ул.с 2018 г.
 Красноводская, ул.
 Красногвардейский тракт ныне проспект Суюнбая, с 1957 г, быв. Капальский тракт.
 Красногорская, ул. с 1958 г.
 Краснодарская, ул.c 1973 г.
 Краснодонская, ул.
 Красное поле мкр.
 Краснооктябрьская, ул.
 Красный Трудовик мкр. (ТОМИРИС) с 2018 г.
 Красных партизан, улицас 1962 г, быв. Каменская ул. Калининская ул. Ныне И.Коныра ул.с 2 000 г.
 Кремлёвская, улица ныне Майлина с 1974 г.быв. Бухтарминская ул. и Захарова ул.
 Крестьянская, ул. ныне Шухова ул.
 Кривая, ул.
 Кронштадская, ул.с 1958 г .
 Крепостная, улица ныне Станиславского ул.
 Крупской, ул.быв. Сталина ул.
 Крыжицкого, ул. с 1958 г. быв. Майская ул.
 Крылова, ул. с 1956 г.(РАБОЧИЙ ПОС.)
 Крымская, ул.
 Крючкова, ул.
 Куанышбаева, ул .с 1969 г.
 Кубеева, ул. с 1962 г.быв. Молодёжная ул.
 Кудайбердыева, ул.с 1991 г.быв. Школьная ул.
 Кузнецкая, ул.
 Кузнецова, ул.с 1966 г.
 Кузьмина, ул. с 1958 г.
 Куйбышева, ул. с 1957 г.
 Кулана, ул .с 2008 г (СТРОИТЕЛЬНЫЙ)
 Кулбекова, ул с 2008 г.(КАЛКАМАН 2)
 Кулешова, ул. с 1957 г.
 Кулибина, ул.с 1956 г.
 Кулымбетова, ул.
 Кулымбекова, ул.
 Кульджинский тракт
 Кульджинская, улица 
 Кунаева, улица бывшая Карла Маркса, с 1919 г.быв. Капальская ул.
 Кунаева , ул (КАРГАЛИНКА) ныне Ақбөкенова ул.с 2017 г.
 Кунаева , ул. (ЧЁРНЫЙ ИШАК) ныне Акмандаева ул. с 2018 г.
 Кул Тегина, ул.с 2006 г. (ШАНЫРАК 2) полное имя Култегин хатон.
 Кунгурская, ул.с 1955 г.
 Купалы, ул.
 Куприна, ул. с 1961 г.
 Курамыс мкр.
 Куратова, улица с 1980 г.быв. Сибирская ул.до 1927 г. Алатавская ул.
 Курганская, ул.
 Курдайская, ул.
 Куренбелл, ул. с 2008 г.(ЦЫГАНСКИЙ ПОС.) быв. Котовского ул.
 Курильская, ул.с 1955 г.
 Курмангазы ул.
 Курмангазы , ул. (КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне Абдильдина ул. с 2017 г.
 Курмангазы , ул. (ДРУЖБА) ныне Гурдэ ул.с 2018 г.
 Курмангазы , ул. (ЧЁРНЫЙ ИШАК) ныне Досболова ул. с 2018 г.
 Курмангазы , ул. (КАЙРАТ) ныне Сабызгынова ул. с 2018 г.
 Курмангалиева, ул. с 1998 г. бывшая Мельничная ул.
 Курманова, ул с 1957 г.
 Курортное С\Ост
 Курская, ул .с 1961 г.
 Куртинская, ул. ныне Жумалиева ул.с 1978 г
 Курчатова, ул. с 1961 г.
 Курчатова ,ул. (2-ая ПЯТИЛЕТКА) Акбобекова  ул. с 2018 г.
 Кусайына Улы, ул.
 Кустанайская, ул. с 1955 г.
 Кустоуова, ул. с 2003 г.быв .7-ая линия
 Кутузова, ул.
 Куусинена, улица с 1966 г.
 Кыз Жибек, ул.
 Кызыл Жар, ул. с 2001 г. (ДУМАН 1)

Л 
 Лавренёва, ул.с 1961 г.
 Лагманная, ул. с 1958 г.
 Ладожская, ул. с 1955 г.
 Ладушкина, ул. с 1981 г.(КАМЕНСКОЕ ПЛАТО), быв. Глубокая ул. Мирная ул. ныне Алгысова ул. с 2018 г.
 Ладушкина -2 , ул. ныне Курметская ул.
 Ладушкина -3 , ул. ныне Кошеметскова ул.
 Лазарева, ул.с 1959 г.быв. Калинина ул.
 Лазо, ул.
 Лапина, ул.с 2008 г.
 Латвийская, ул.с 1955 г.
 Лебедева, ул. с 1956 г.быв. Набережная ул.
 Леваневского, ул.
 Левитана, ул. с 1957 г.
 Левского, ул. с 1958 г.
 Ленгерская, ул. с 1958 г.
 Ленинабадская, ул. с 1958 г. ныне Гульсары ул. с 2018 г.
 Ленина, проспект, с 1919 г. Соборный пр.
 Ленина , ул. (ДОСТЫК) ныне Акжайнакская ул.с 2018 г.
 Ленина (ЗАРЯ ВОСТОКА) ныне Биянху ул.
 Ленина, ул.(КИРОВ) ныне Бенберина ул.
 Ленина, площадь ныне площадь Астаны; употребляется чаще неофициальное название Старая площадь, по аналогии с Новой.
 Ленинградская, улица
 Ленинская смена, улица с 1957 г.
 Лениногорская, ул.с 1962 г.быв. Ордженикидзе ул.
 Ленского, ул. с 1955 г.
 Леонова, ул.с 1966 г.
 Лермонтова, ул. с 1955 г.
 Лескова, ул.
 Лесная, улица ныне Орманова ул.с 1963 г, быв. Спортивная ул.
 Лесная поляна мкр.
 Летняя, ул.быв.до 1966 г. Зелёная ул. с 2018 г. Самырсынская ул.
 Линии, улицы
 Либкнехта, ул.
 Лиговский, пер.
 Лизунова, ул.с 2003 г.
 Лиманова, ул .с 2005 г.
 Липецкая, улица с 1957 г.
 Лисаковская, ул.(МАЛ.СТАНИЦА) с 1962 г.быв. 1-ая Ключевая ул.
 Листа, ул. с 1957 г.
 Лисянского, ул. с 1957 г.
 Литейная, ул. с 1958 г.
 Литовская, ул. с 1955 г.
 Лихачёва, ул (ТАСТАК), с 1956 г.быв. Суворова ул.
 Лобачевского, улица с 1954 г.
 Логовая, ул.
 Лодыгина, ул.с 1957 г.
 Логовая, ул.
 Локомотивная, улица ныне Аймауэтова ул.с 1997 г.
 Ломоносова, ул.
 Луганского, с 1977 г.быв. Винодельческая ул.
 Луговая, ул.(ЦЫГАНСКИЙ ПОС.)
 Луговского, с 1986 г.быв. Чуйская ул.
 Лузина, ул. с 1956 г.
 Лумумбы, ул.с 1962 г.
 Луначарского, улица с 1956 г. ныне Ниязбекова ул.
 Лунная, улица с 1963 г. быв. Амангельды ул.
 Львова, ул.
 Лысенко, ул.
 Люблинская, улица или Любовинская, затем — Софийская. Улица делила Большую станицу на две равные части Софийским бульваром.
 Люксембург, ул. с 1958 г.ныне Кулымбетова ул.с 1998 г.

М 
 Магаданская, ул. с 1957 г.
 Магистральная, ул. (ЦЫГАНСКИЙ ПОС)
 Магнитная, ул. с 1958 г.
 Магнитогорская, ул.с 1996 г. Ногайбаева, ул.
 Мади, ул.
 Мажорова, ул. быв. Тамбовская ул.
 Майекты, ул.с 2008 г. (ШУАКТЫ) перевод -Сычужная ул.
 Майкопская, ул.
 Майлина, ул.(ЗАРЯ ВОСТОКА)
 Майры, ул.(Шанырак)
 Майское утро, ул. с 1957 г.
 Майский пруд, ул.(СПЕЦГОРОДОК)
 Макаренко, ул. с 1954 г.
 Макарова, ул.
 Макатаева, улица с 1986 г.быв. Кульджинская ул.(КАМЕНКА)
 Макатаева , ул.(КАРГАЛИНКА) ныне Калмыкова ул. с 2017 г.
 Макатаева, ул. (КАМЕНКА) ныне Садвокасова ,ул. с 2017 г.
 Макашева, ул.(КАЛКАМАН)
 Максимова, ул.с 1981 г.(ПОРТ АРТУР) быв. Свердлова ул.ныне Абдирова ул.
 Малахова, ул. с 1957 г.
 Малая, ул. (ТАТАРКА)
 Малиновая, ул.(КАРГАЛИНКА)
 Малиновского ул. ныне Иманбаева ул.
 Малова, ул.с 2006 г.
 Маметовой, ул. (КАМЕНКА) ныне Мереке ул. с 2017 г.
 Маметовой , ул. (ДРУЖБА) ныне Тагзымова ул.с 2018 г.
 Маметовой , ул. (ПОРТ АРТУР) ныне Камарова  ул. с 2018 г.
 Мамина Сибиряка, ул. с 1958 г.
 Мамыр мкр.
 Мамышулы, ул. c 1988 г.
 Мамышулы, ул. (КУРАМЫС) ныне Камбара ул. с 2017 г.
 Мамутова, ул с 2003 г.(АЙГЕРИМ 2)
 Манаева, ул. с 1981 г.(ГОРНЫЙ ГИГАНТ), быв. Калинина ул.
 Мангистауская, ул.(КОК ТЮБЕ), быв. Чернышевского ул.
 Мангышлакская, ул с 1958 г.
 Мануильского, ул с 1959 г.
 Маргулана, ул. с 1986 г.
 Марийская, ул. с 1957 г.
 Маркелова, ул. с 1985 г.быв. Чуйская ул.
 Мариупольская, ул.
 Маркова, улица с 1980 г. быв. Кооперативная ул.
 Маркакольская, ул.с 2006 г.(ШАНЫРАК 1)
 Мартехова, ул.с 1961 г.
 Мартынова, ул. с 1956 г.
 Маршака, ул. (ТАСТАК) с 1956 г.быв. 2-ая Красноармейская ул.
 Масанчи, ул. быв. Дунганская ул.(ЗАРЯ ВОСТОКА)
 Мате Залки, улица быв. Златоустовская, ул.ныне Утеген батыра ул.
 Матросова, ул.с 1956 г.
 Машана, ул .с 2008 г.
 Машанова, ул. с 2003 г. (ТАУ ГУЛЬ 3)
 Машиностроитель (ДАЧИ)
 Маусым, ул. (ШАНЫРАК 1)
 Маяк мкр.
 Маяковского, ул.
 Медео, ул.
 Медик С\Ост
 Международная, ул. с 1957 г.
 Мелитопольская, ул. с 1958 г.быв. Конторская ул.
 Мельничная, улица ныне Курмангалиева ул.
 Мельникайте, ул. с 1957 г.
 Менделеева, ул. с 1962 г. (МАЛ.СТАНИЦА), быв. Московская ул.
 Мендешева, ул.
 Мендикулова, ул .с 1989 г.
 Менжинского, ул. c 1956 г.
 Меншуткина, ул. с 1957 г.
 Меркулова, ул.
 Меркурова, ул.с 1956 г.
 Метростроевская, ул. с 1957 г.
 Механизатор С\Ост.
 Механическая, ул. с 1958 г.
 Механическая , ул . (1-ого МАЯ) с 2018 г. Жадоукова ул.
 Мечникова, улица быв. Лесная ул.ныне Шарипова ул.
 Мещерская, ул. с 1956 г.
 Миасская, ул. с 1955 г.
 Микояна, улица ныне Шокая ул.с 1997 г.
 МинЗдрав С\Ост.
 Минина, ул.
 МинФин С\Ост.
 Минусинская, ул.
 Мира, улица быв. Иссык Кульская ул.
 Мира пер. (1-ого МАЯ) с 2018 г. Акжурекская ул.
 Мирас мкр.
 Мирзояна, ул.c 1966 г.быв 1-ая линия.
 Мирная, ул.с 1962 г. быв. Магаданская ул.
 Митина, ул.
 Михайловская, улица в советское время — Коннозаводская и Восток-3.
 Михайловская, с 1958 г. быв. Высоковольтная ул.
 Мицкевича, ул.
 Мичуринец (ДАЧИ)
 Мичурина, улица быв .Степная ул.
 Мичурина , ул. (РАХАТ) ныне Музбалақа ул. с 2017 г.
 Многоводная, улица с 1982 г. Орманова ул.
 Могилевская, ул. с 1957 г.
 Можайская, ул .с 1956 г.
 Молдабекова, ул.с 2008 г.быв .Школьная ул.
 Молдавская, ул с 1958 г.
 Молдагалиева, с 2006 г. (ШАНЫРАК 1)
 Молдагуловой, ул с 1956 г. быв Станичная ул. Слабодская ул.
 Молдагуловой, ул.(КАРГАЛИНКА) ныне Сейитбекова ул.с 2017 г.
 Молдагуловой, ул. (КАМЕНКА) ныне Ниязбекова ул. с 2017 г.
 Молдагуловой ,ул. (1-ого МАЯ) Каримова ул.
 Молодёжная, ул. с 1955 г.ныне Утемисова.
 Молодёжная ул. (1-ого МАЯ)с 2018 г. Жаржарская ул.
 Молодёжная , ул. (2-ая ПЯТИЛЕТКА) ныне Салкымского ул. с 2018 г.
 Молодёжная , ул. ныне Алаботова ул. с 2018 г.
 Молодечненская, ул. с 1957 г.
 Молодой садовод (ДАЧИ)
 Момыш Улы, ул. с 1985 г.
 Монгольская, ул.
 Монке би, ул. бывшая Акын Сара ул. (ШАНЫРАК-1) c 1993 г.
 Монтажная, ул. с 1959 г.
 Монтажник (ДАЧИ)
 Монтина, ул .с 1957 г.
 МОПРа, ул.
 Мордовская, ул .с 1957 г.
 Морозова, ул. с 1962 г.(МАЛ.СТАНИЦА), быв. Мичурина ул.
 Мориса Тореза, улица с 1964 г.ныне 15-ая Радостовца ул.
 Мосина, ул с 1963 г. быв. 1-ая Новая ул.
 Москвина, ул.
 Московская, ул.c 1956 г.(ДРУЖБА) ныне Баршынкетская ул.с 2018 г.
 Мостовая, ул. (КАРАСУ)
 Мостовая , ул. ныне Салуатова ул. с 2018 г.
 Моцарта, ул. с 1957 г.
 Мочалова, ул. с 1956 г.
 МТФ мкр.
 МТФ-3 ,ул. (ДРУЖБА) ныне Аймусина ул.с 2018 г.
 Мукаева, ул .с 2003 г. (АК БУЛАК)
 Муканова, улица .с 1973 г.быв. Строительная ул.-Пограничная-Садовая ул.
 Муканова , ул.(КУРАМЫС) ныне Босторғайская ул.с 2017 г.
 Мукатая, ул. с 1974 г. быв Байзакова ул.
 Мурагера, ул. (ШАНЫРАК)
 Муратбаева, ул быв. Гончарная ул.c 1986 г.
 Мурманская, ул. с 1955 г.
 Мусабаева, ул.с 2008 г. (КАЛКАМАН 2)
 Мусина, ул. с 2003 г. (ТАУ ГУЛЬ 3)
 Мусоргского, ул. с 1956 г.
 Мусрепова, бульварс 1986 г.
 Мусрепова ул. (КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне  Мырзалиева ул. с 2017 г.
 Мустафина, ул. с 1986 г.
 Мустафина, ул. (КАРГАЛИНКА) ныне  Кенесары ул. с 2017 г.
 Муханбета ,ул. (КАМЕНКА) ныне Саке ул. с 2017 г.
 Мухамеджанова, ул.быв.3-я линия.
 Мынбаева, ул.с 1956 г.быв. Гвардейский пер.
 Мырзабекова, ул. с 2006 г. (АЛТЫН БЕСИК)
 Мырзагалиева, ул.с 2003 г. (ТАУ ГУЛЬ 3)
 Мырзагуль Улы, ул с 2003 г.быв .10-ая линия.

Н 
 Набережная, ул.с 1981 г.ныне Кожабергенова ул.(ПТИЦЕВОД)
 Набережная ул. (1-ого МАЯ) с 2018 г. Кенсуатская ул.
 Набережная , ул. Желманова ул. с 2018 г.
 Навои, ул. с 1974 г. быв. Вишневского ул.
 Нагорная, ул. (СОЛНЕЧНЫЙ)
 Надеждинская, улица затем — Обуховская и Кавалерийская.с 2003 г. Мухамеджанова ул.
 Наманбаева, ул.(КОК ТЮБЕ 2)
 Нальчикская, ул. с 1961 г.
 Наманганская, ул. с 1961 г.
 Нарвская, ул. с 1957 г.
 Нарынкольская, ул.
 Натарова, ул.
 Науметова, ул.быв. Дачная ул.
 Наурыз, ул.с 2006 г.(ШАНЫРАК 1)
 Наурыз, ул. (КАРГАЛИНКА) ныне Арғамақа ул.с 2017 г.
 Наурызбая ,ул.(КАРГАЛИНКА) ныне Қуралайская ул. с 2017 г.
 Наурызбая, ул. (ТАУ ЖОЛЫ) ныне Досмухамедова ул. с 2017 г.
 Наурызбаева , ул. (ГАГАРИНО) ныне Кунаева ул. с 2018 г. 
 Нахимова, ул.с 1956 г.
 Невского, ул.
 Некрасова, ул.с 1956 г.(НИЖ.ПЯТИЛЕТКА)
 Немировича Данченко, ул.с 1961 г.
 Нестерова, ул. с 1957 г.
 Неткалиева, ул. с 1956 г.
 Нефтебаза, ул.
 Никитина, ул.
 Николаева, ул. с 1962 г.(МАЛ. СТАНИЦА), быв. Северная ул.
 Николаевская, улица затем — Джетысуйская.с 1957 г.
 Никольской, улица быв. Сормовская.с 1958 г.
 Ниязбекова, ул.с 1997 г.быв. Луначарского.ул.
 Новая, площадь ныне площадь Республики
 Новая,ул. (ОЖЕТ)
 Новая , ул. (КАЙРАТ) нынге Ханшаимова ул. с 2018 г.
 Новгородская, ул .с 1958 г.быв. 1-ая Ремесленная ул.
 Новокузненцкая, ул.с 1962 г. быв. 2-ая Петрова ул.
 Новосельская, улица с 1962 Бедного, до 1927 Степная, быв. Георгиевская, ныне Колпаковского ул.
 Новочеркасская, улица
 Новый городок, ул (СПЕЦ ГОРОДОК)
 Новый пер. (1-ого МАЯ) с 2018 г. Насихатская ул.
 Новосибирская, ул.с 1957 г.
 Новослабодская, ул с 1957 г.
 Новостройка, ул.(ОЖЕТ)
 Новостройка , ул. (Тау Гуль) ныне Тайбурильская ул.с 2018 г.
 Ногайбаева, ул.(КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне 0мирзақова ул.с 2017 г.
 Норильская, ул.с 1962 г.быв. Школьная ул.
 Нугманова, ул.
 Нура, ул.с 2005 г.(ДУМАН 1)
 Нурлыбаева, ул. с 1981 г.(ГОРНЫЙ ГИГАНТ) быв. Панфилова ул.
 Нурмаханова, ул. с 2003 г. (ТАУ ГУЛЬ 3)
 Нурмухамедова, ул. с 2008 г.(КАЛКАМАН 2)
 Нурпеисова, улицаc 1957 г.
 Нурпеисова, ул. с 2008 г.(КАЛКАМАН 2)
 Нусупбекова, ул.
 Ньютона, ул.

О 
 Обозная, ул.
 Обручева, улица с 1957 г. ныне Рыскулбекова ул.
 Обсерватория, ул.
 Обская, ул .с 1966 г.
 Овражная, ул.(НОВАЯ СЛАБОДКА)
 Овражная ,ул. (1-ого МАЯ) с 2018 г.Жанботова ул.
 Овражная , ул.ныне  Айдынова ул . с 2018 г.
 Овчарова, улица с 1954 г.ныне Ходжанова ул.с 1995 г.
 Огарёва, ул с 1958 г.
 Огарёва -2 , ул. ныне Седельникова ул. с 2018 г.
 Огиньского, ул. с1963 г.быв. Пионерская ул.
 Огородная, ул.
 Одесская, ул.
 Одоевского, ул с 1957 г.
 Озёрная, ул. с 2018 г. Жарсуатская ул.
 Озтюрка, ул.с 2000 г. быв. Лумумбы ул.
 Окжетпес, ул.(ШАНЫРАК)
 Октябрьская, улица 19 Февраля Балхашская ул.ныне Айтеке Би ул.
 Октябрьская, ул.(ЗАРЯ ВОСТОКА) ныне Цунвазо ул.с 2000 г.
 Олжабай батыра. ул.(ОЖЕТ)
 Олимпийская, ул. с 1981 г.(КАМЕНСКОЕ ПЛАТО) быв. Луганского ул.
 Омарова, ул.
 Омская, ул.
 Ондасынова, ул.с 2003 г.
 Онежская, ул.с 1955 г.
 Оралтая (ОЖЕТ)
 Орбулак, ул. с 1994 г.(ШАНЫРАК 1)
 Ордженикидзе ул.с 1956 г. ныне Ногайбаева ул.
 Оренбургская, ул.
 Орбита мкр.
 Оркена, ул .с 2006 г. (ШАНЫРАК 2)
 Орловская ул.с 1955 г.
 Осенняя, ул.с 1963 г.быв. Восточная ул.
 Осетинская, ул.
 Осипенко, ул.
 Осавиахима, ул.
 Островского, ул.
 Остроградского, ул с 1956 г.
 Остроумова, ул.с 1958 г.
 Остроухова, ул.с 1958 г
 Отейбодака, ул с 2003 г.(АК БУЛАК)
 Отрарская, ул .с 1986 г. быв. 2-ая Курчатова ул.
 Охотская, улицас 1958 г.
 Офицерская, улица до 1927 г .затем — Алматинская и Транспортная.с 1984 г. Нусупбекова ул.

П 
 Павленко, ул.с 1956 г.
 Павлова, ул.
 Павлодарская, ул с 1955 г.(ТАЙВАНЬ)
 Паклиевского, ул. быв. Гагарина (Дружба)
 Палладина, ул.с 1957 г.
 Памирская, ул. с 1957 г.
 Панфилова ,ул. бывшая Казарменная ул.
 Панфилова мкр.быв. Табаксовхоз.
 Папанина, ул.c 1956 г.
 Парашютная, ул.
 Парижской коммуны, ул.с 1956 г. ныне Монтакаева ул. с 2018 г.
 Паримбетова, (ТАУ ГУЛЬ 3)
 Парковая, ул.ныне Нур Элем ул. с 2017 г.
 Парковая , ул.(1-ого МАЯ) с 2018 г. Карткожина ул. 
 Парниковая, ул.
 Партизанская, ул.ныне Игишева ул.
 Пархоменко, ул.
 Пастера, улица быв. Кульджинская ул.
 Патриса Лумумбы, улица ныне Озтурка ул.
 Пензенская, ул.
 Пенсионер С\Ост.
 Первомайка мкр. ныне (КЭМЕЛ) с 2018 г.
 Первомайская, ул. с 2018 г. Жанетты ул.
 Первомайская , ул. ныне Муканова ул. с 2018 г.
 Первомайская нефтебаза, ул.
 Переходько, ул. с 2003 г.(АК БУЛАК)
 Переяславская, ул. с 1957 г.
 Перова, ул.
 Перронная, ул. ныне  Балкадишева ул. с 2018 г.
 Пестковского, ул. с 1987 г. быв. Андреевская ул.
 Песчанная, ул.с 1955 г.быв. Сурикова ул. ныне Саксаульная ул. с 2018 г.
 Петрова, улица
 Петровского, ул.
 Петрозаводская, ул.с 1958 г.
 Петропавловская, ул.
 Печорская, ул с 1955 г.
 Пика, ул.с 1961 г.
 Пионерская, улица ныне Майбороды ул. с 1993 г.
 Пионерская , ул. (ДРУЖБА) ныне Илтипатская ул.с 2018 г.
 Пирогова, ул.с 1956 г.
 Писарева, ул.
 Плещеева, ул.
 Плодовая, ул.ныне ул.Қоянды с 2017 г.
 ПМК 610,ул.(МАМЫР)
 ПМК-610, ул. (Тау Гуль) ныне Коржинского ул.с 2018 г.
 ПМК 28 ,ул. (КАЛКАМАН)
 Победы ,ул. с 2018 г. Нурмаханова ул.
 ПодСнежник С\Ост.
 Победы, ул с 1966 г.(КАРА СУ)
 Победы ,ул. (2-ая ПЯТИЛЕТКА) ныне Айкапа ул. с 2018 г.
 Погодина, с 1962 г. (МАЛ.СТАНИЦА) быв. Колхозная ул.
 Пограничная, ул.
 Подвойского, ул. с 1961 г.
 Подгорная, улица ныне Кастеева ул.с 1975 г.
 Подгорный пер. , ныне Жорготаева ул. с 2018 г.
 Поддубного, ул. с 1962 г.быв .Турксибская ул.
 Пожарского, ул.
 Покровская, ул с 1963 г.
 Покровская пл. ныне Покровский сквер.
 Покрышкина, ул.
 Полевая, ул.(ЧЁРНЫЙ ИШАК)
 Полежаева, ул.с 1958 г.быв. 2-ая Ремесленная ул.
 Полежаева пер. с 2018 г. Торетайская ул.
 Поленова, ул. с 1958 г.
 Полесская, ул. с 1958 г.
 Полетаева, ул (МАЛ.СТАНИЦА)с 1962 г.быв. Будёновская ул.
 Полиграфист (ДАЧИ)
 Ползунова, ул.с 1957 г.
 Поликарпова, ул.
 Политехническая, ул. Быв. Валиханова (мк-он Керемет)
 Полтавская, ул.(МАЛ.СТАНИЦА) с 1962 г.быв. 2-ая Бригадная ул.
 Полярная ул.
 Помяловского, ул.с 1958 г. быв. 2-ая Стахановская ул.
 Попова, ул. с 1955 г.
 Поповича, ул. (МАЛ .СТАНИЦА)с 1962 г.быв. Заводская ул.
 Порт-Артура, улица быв. Целиноградская ул.
 Порт Артура, ул .ныне Садвокасова ул.(ДРУЖБА) с 1997 г.
 Постышева, ул. с 1966 г.(ПЕРВОМАЙКА)
 Потёмкина, ул. с 1956 г. (ТАСТАК) быв. 1-ая Суворова ул.
 Почтовая, ул.
 Правды, улица с 1962 г.ныне Алтынсарина ул.
 Пресненская, ул .с 1956 г.
 Пржевальского, ул. с 1956 г.
 Пригородный мкр. ныне Киров (АЙГЕРИМ)
 Пригородная, улица
 Пригородная , ул. (ДРУЖБА) ныне Рабата ул.с 2018 г.
 Пригородная , ул. (Тау Гуль) ныне Аманжолова ул.с 2018 г.
 Приканальная, ул.
 Приозёрная, ул.с 1958 г.
 Природа (ДАЧИ)
 Пришвина, ул.с 1958 г.
 Проездная, ул.(ПТИЦЕВОД)
 Проектировщик С\Ост.
 Проектируемая, ул.(БОГАНАШИЛ)
 Производственная, ул.
 Пролетарская, улица быв .Первогильдийская ул.
 Промзона, ул. (ПЕРВОМАЙКА)
 Промышленная, ул.с 1958 г.быв. 2-ая Узбекская ул. с 2018 г. Аргамакская ул.
 Просвещенец (ДАЧИ)
 Профилакторная, ул.(ТАУ ГУЛЬ)
 Прянишникова, ул.с 1956 г.
 Псковская, ул.
 Пугачёва, ул.с 1956 г.
 Пушкина, ул.с 1899 г.быв. Узун Агаченский бульвар.
 Пушкина , ул. (1-ого МАЯ) с 2018 г. Майдаконырова ул.
 Пчеловодная, улица
 Пятигорская, ул.
 Пятницкого, ул с 1957 г.

Р 
 Рабочая, ул. с 1957 г.
 Рабочий пос. быв. Хрущёвский пос.
 Радищева, ул.с 2956 г.
 Радлова, ул. с 1981 г.быв. Калининаул.
 Радуга (ДАЧИ)
 Радус Зеньковича, ул.
 Раимбека, проспект быв. пр. 50-летия Октября, улица Ташкентская, Ташкентская аллея.с 1967 г.
 Раимбека , ул.(КАРГАЛИНКА) ныне Каусары ул. с 2017 г.
 Раимбека , ул. (НАУРЫЗ) ныне Сабденова ул. с 2017 г.
 Раимбека, ул. (КАМЕНКА) ныне Айтматова ул. с 2017 г.
 Раимбека , ул. (ГАГАРИНО) ныне Кокборова ул. с 2018 г.
 Разина, ул.
 Разъездная, ул.(ТАТАРКА)
 Рахимова, ул.с с 2006 г.(ШАНЫРАК 2)
 Рахманинова, ул.(ТАСТАК) с 1956 г.быв .2-ая Фрунзе ул.
 Революционная, ул.
 Резвых, ул. с 1986 г.быв. Майлина ул.
 Резерв, ул.
 Ремизовка (ДАЧИ)
 Ремизовка мкр. ныне (АСКАР ТАУ) с 2018 г.
 Репина, ул.
 Республики, площадь быв. новая площадь. быв. пл. Брежнева
 Речная, улица ныне Карамысова ул.с 1995 г.
 Речка Казачка, ул.с 1962 г.
 Риддерская, ул.
 Рижская, ул.с 1956 г.
 Римова, ул.с 2003 г. (ТАУ ГУЛЬ 3)
 Римского Корсакова, ул.
 Рипинский, ул.с 2008 г. (КАЛКАМАН 2)
 Ровенская, улица с 1957 г.,быв .Заломова ул.с 1997 г. ныне Кожабекова ул.
 Родионова, ул. с 1957 г.
 Родник С\ост.
 Родниковая, ул.
 Розовая, улица с 1966 г.ныне Ратушного ул.с 1997 г.
 Розы Люксембург, улица
 Розыбакиева, улица с 1962 г.быв. 17 -ая линия.
 Розыбакиева, ул.(КАРГАЛИНКА) ныне Еренова ул. с 2017 г.
 Рокотова, ул. с 1958 г.
 Росси, ул. с 1956 г.
 Ростовская, ул.
 Рубинштейна, ул.
 Рубцовская, ул. с 1956 г.(МАЛ.СТАНИЦА) быв.2-ая Киевская ул.
 Рудаки, ул. с 1963 г. быв. Кирова ул.
 Рудзутака, ул. с 1962 г.
 Рудная, ул. с 1961 г.
 Руднева, улица с 1956 г.ныне Брусиловского ул.
 Румянцева, ул. с 1956 г.
 Руставели, ул.с 1991 г.
 Рустемова, с 2003 г.(АК БУЛАК)
 Рыбинская, ул с 1955 г.
 Рыскулбекова , ул. (КАРГАЛИНКА) ныне Рауана ул. с 2017 г.
  Рыскулова, ул. быв.Скотопрогонная,Москвина,Третьякова.
 Рыскулова, ул.(Каргалинка) ныне Ер Қосая батыра ул. с 2017 г.
 Рыскулова , ул. (КАЙРАТ) Жаямусаева ул. с 2018 г.
 Рымжанова, ул.с 2008 г.(КАЛКАМАН 2)
 Рязанская, ул.

С 
 Саврасова, ул. с 1962 г.(МАЛ.СТАНИЦА) быв. Гоголя ул.
 Садвокасова, ул.(ДРУЖБА)
 Сагатова, ул.с 2008 г.
 Сад (ДАЧИ)
 Садовая, улица затем — Пригородная.
 Садовая , ул. (1-ого МАЯ) с 2018 г. Акбобекова ул.
 Садовая , ул. ныне Косалкова ул. с 2018 г.
 Садовая , ул .(2-ая ПЯТИЛЕТКА) ныне Кимешекская ул. с 2018 г.
 Садовникова, ул. с 1959 г.
 Садоводческая, ул.
 Садовод (ДАЧИ)
 Садовского, ул. с 1961 г.
 Садовый бул. (МАМЫР)
 Сазоновская, ул. с 1962 г.
 Саина, проспект с 1964,быв. Западное кольцо.
 Саина мал.,ул. с 2003 г.ныне Айриха ул.
 Сайран мкр.
 Сайранская, ул .(ВОСТОК 3)
 Сакэ батыра, ул .(КАЛКАМАН)
 Сакко и Ванцетти, ул.с 1957 г.
 Салтыкова Щедрина, ул с 1956 г.
 Самади, ул.с 2003 г. (АК БУЛАК)
 Самал мкр.
 Самал ул.(КРАСНЫЙ ВОСТОК) Белибаева ул. с 2017 г.
 Самал, ул. (ШУГЛА) ныне Нурлы Тау ул. с 2017 г.
 Самаркандская, ул .с 1957 г.
 Самрук с 2017 г. быв. 4-ая улица
 Санаторная, ул. (БОГАНАШИЛ)
 Сантехник С\Ост.
 Саранская, ул. с 1957 г.
 Саратовская, ул.
 Сарбайская, ул. (МАЛ.СТАНИЦА) с 1962 г.быв. Смоленская ул.
 Сарсенбаева, ул.
 Сарыагашская, ул с 1966 г.
 Сары Арка, ул.с 2001 г. (ДУМАН 1)
 Сарыбай батыра, ул. (КАЛКАМАН)
 Сарымулдаева, ул. с 1974 г.
 Сары Су, ул.с 2006 г.(ШАНЫРАК 1)
 Сары Тогай, ул.с 2003 г. (АК БУЛАК)
 Сатай богатыря, ул.(КАЛКАМАН)
 Сатпаева, улица с 1964 г.быв. Университетская ул.
 Сатпаева , ул.(КАРГАЛИНКА) ныне Ажарлинская ул. с 2017 г.
 Сатпаева , ул. (КУРАМЫС) ныне Сейдимбекова ул. с 3017 г.
 Сатпаева , ул. (ГАГАРИНО) ныне Акбидайская ул. с 2018 г.
 Саттарова, ул. с 1981 г.быв. Вулканная ул.
 Саттырханова, ул. с 2003 г.быв.11-ая линия.(ТАУГУЛЬ 3))
 Сахалинская, ул. с 1957 г.
 Сахариева, ул. с 1981 г.быв. Красногвардейская ул.
 Сауронбаева, ул.с 2003 г. (ТАУ ГУЛЬ 3)
 Саурык батыра, ул.(КАЛКАМАН)
 Саяжай, ул.
 Саялы мкр.
 Саялы, ул. 2008 г.(ШУАКТЫ)
 Саянская, ул с 1955 г.
 Свежесть (ДАЧИ)
 Свердлова, ул.
 Свердлова , ул. (ДРУЖБА) ныне Достана ул.с 2018 г.
 Свинцовозаводская, ул.с 1980 г.ныне Косаева ул.
 Свирская, ул. с 1957 г.
 Свободная, ул.
 Связист.(ДАЧИ)
 Сегизиншы, ул.
 Севанская, улица с 1957 г.ныне Бокеева ул.с 1997 г.
 Севастопольская, ул.с 1956 г.
 Северная, улица ныне Болтерик Шешена с 1996 г
 Северное кольцо, ул .с 1963 г.
 Сейдилдо, ул.(КАМЕНКА)
 Сейитбекова , ул. с 2017 г. быв. Молдагуловой ул. (Кооптехникум)
 Седова, улица быв. Церковная ул.
 Сейфуллина, проспект с 1962 г, быв Сартовская ул.
 Сейфулина , ул.(КАРГАЛИНКА) ныне Татимова ул.
 Сейфулина , ул.(КАМЕНКА) ныне Шонан Улы ул. с 2017 г.
 Сейфулина , ул. (КАЙРАТ) ныне Бельбулакская ул. с 2018 г.
 Сеитжанова, ул.с 2003 г.(ТАУ ГУЛЬ 3)
 Сеитова, ул. с 2003 г.(ТАУ ГУЛЬ 3)
 Сеитова, ул. с 2008 г.(КАЛКАМАН 2)
 Сейтметов, ул . с 2008 г.
 Сельская, ул. с 1963 г.быв. Мельничная ул.
 Сельскохозяйственная, с 1957 г. быв. Переяславская ул.
 СельхозРаботник С\Ост.
 Семипалатинская, улица ныне Табаякова ул.с 1999 г.
 Семиреченская, ул. с 1957 г.
 Семятовой, ул. с 1981 г. быв. Пехотная ул.
 Сенгирбаева, ул .с 1957 г.
 Серафимовича, ул.
 Сервантеса, ул. с 1957 г.
 Серёгина, ул. (ДРУЖБА)
 Серова, ул.
 Серпуховская, ул.с 1957 г.
 Сеченова, ул. с 1957 г.
 Сивашская, ул .с 1961 г.
 Семфиропольская, ул. с 1957 г.
 Сибирская ул. ныне Куратова ул.
 Симашко, ул.с 2008 г.(КАЛКАМАН 2)
 Сиреневая, ул с 1966 г
 Синхай, ул.с 1999 г.
 Скотоводческая, ул.
 Скотопрогонная, ул.ныне Рыскулова пр.с 1974 г. +Москвина,+Третьякова ул.
 Скрябина, ул с 1956 г.
 Сланова, ул .с 2008 г. (КАЛКАМАН 2)
 Слободская, улица быв .Станичная ул.ныне Молдагуловой ул.
 Словацкого, ул.с 1958 г. быв. Октябрьская ул.
 Смайлова, ул. с 2008 г.(КАЛКАМАН 2)
 Смирнова, ул с 1957 г.
 Смоленская, ул. с 1962 г.ныне (Сарыбаева ул.) Сарбайская ул.
 Смольная, ул с 1957 г.
 Снайперский пер.
 Снегина, ул. с 2003 г.
 Собинова, ул с 1961 г.
 Соболева с 1974 г.
 Совет (ДАЧИ)
 Советская, улица быв. Губернаторская ул.с 1992 г. ныне Казыбек Би ул.
 Советской Конституции, улица ныне Бекмахана ул.
 Совхозная ул.
 Сокольского, ул.с 1927 г
 Солдатская, ул.с 1994 г. Мауленова, быв. Интернациональная ул.
 Солнечная ул. с 1957 г. быв Садовая
 Солнечная , ул. (1-ого МАЯ) с 2018 г.Казанатова ул.
 Солнечный мкр. ныне (САМГАУ) с 2018 г.
 Солнечный пер.
 Солодовникова, ул.с 1956 г.
 Сорбулакский тракт. с 2017 г.
 Сормовская, улица с 1957 г.ныне Никольской ул.
 Сортировочная, ул.
 Сосновая, ул.с 1966 г.ныне  Шилдехана  ул. с 2018 г.
 Сосновая , ул. ныне Шоктасова ул. с 2018 г.
 Социалистическая, ул.(ЗАРЯ ВОСТОКА)
 Софийская, улица позднее — Тургенская.с 2003 г. Мухамеджанова ул.
 Софьи Ковалевской, улица ныне Тлендиева ул.
 Спартака, ул.с 1956 г.
 Спасская, ул.
 Спатаева, ул.с 1957 г.
 Спортивная, улица ныне Сауронбекова ул.с 1997 г.
 СпецГородок мкр. быв. Военный Городок.
 Спутник (ДАЧИ)
 Средняя, ул.
 Стадионная, ул. с 1956 г.
 Стадничука, улица
 Стальского, ул.
 Станиславского, улица с 1956 г.
 Станкевича, ул.с 1956 г.
 Станционная, ул.
 Старокладбищенская, улица ныне Аблай хана ул.
 Староэлеваторская, ул.
 Стасова, ул .с 1958 г.
 Стахановская, ул. Батыра
 Степная, улица затем — Георгиевская, Демьяна Бедного, Новосельская.с 2 000 г.ныне Колпаковского ул.
 Степная , ул. (1-ого МАЯ) с 2018 г.Бидаикова ул.
 Столетова, ул. с 1956 г.
 Столичная, ул.(ИЯФ)
 Стрелецкая, ул .с 1957 г.
 Строительная, ул .(СОЛНЕЧНЫЙ)
 Строительный техникум С\Ост.
 Строительная , ул. (1-ого МАЯ) с 2018 г. Жаломанская ул.
 Студенческая, ул. с 1969 г. ныне Кима ул.
 Суворова ул.c 1956 г.
 Сулейманова, ул.с 2003 г.(АК БУЛАК)
 Сулейменова, ул.с 2003 г.(ТАУ ГУЛЬ 3)
 Султана Бейбарса, ул. с 2003 г.
 Сулутора, ул .с 2005 г. (АЙГЕРИМ 2)
 Сумская, ул. с 1955 г.
 Суонио, ул. с 1987 г.быв. Туруханская ул.
 Сурикова, ул. с 1958 г.
 Суранши батыра, ул.(ШУГЛА)
 Суранши , ул. (ЮБИЛЕЙНЫЙ) ныне Койгильдыева ул. с 2018 г.
 Суртибаева, ул.(ТАУ ГУЛЬ 3)
 Сусанина, ул. с 1957 г.
 Сухамбаева, ул .с 1957 г.
 Сухэ Батыра, ул. с 1961 г.(АДК)
 Суюнбая, проспект с 1987 г.быв. Красногвардейский тракт, или Капальский тракт, до 1919 г.
 Суюнбая, ул.(КАМЕНКА) ныне Жигера ул. с 2017 г.
 Суюнбая , ул. (ВОСХОД) ныне Домбры ул. с 2018 г.
 Сызганова, ул. с 1981 г.(ГОРНЫЙ ГИГАНТ) быв. Гагарина ул.
 Сыздыкова, ул.с 2003 г.(АК БУЛАК) быв. 2-ая Новая ул.
 Сыргабекова, ул.(БОГАНАШИЛ)
 Сырдарьинская, ул. с 1962 г.(МАЛ.СТАНИЦА) быв. Талды-Курганская ул.
 Сыпытаева, ул. с 2008 г.(КАЛКАМАН)

Т 
 Табачнозаводская, ул. с 1956 г.
 Табигатова ул. с 2018 г.
 Тагисова, ул.с 2008 г.(КАЛКАМАН 2)
 Таджикская, ул. с 1957 г.
 Тажбенова, ул. с 1978 г. быв. Косая ул.
 Тажибаева, ул.с 2008 г.
 Тажибаева, ул. с 2003 г.(ТАУ ГУЛЬ 3)
 Тажибаева, ул. с 1999 г.
 Тажибаева, ул.с 1957 г.
 Таирова, ул.с 1981 г. быв. Ключевая ул.
 Тайжанова, ул. с 2008 г.(КАЛКАМАН 2)
 Таймыркская, ул. с 1955 г.
 Тайторы богатыря, ул.(КАЛКАМАН 2)
 Тайшетская, ул. с 1955 г.
 Талалихина, ул. с 1957 г.
 Таласская, ул с 1962 г.быв. Черняховского ул.
 Талгарский тракт
 Талгарская, улица ныне Каирбекова ул. с 1997 г.
 Талды Курганская, ул. с 1957 г.
 Таллинская, ул. с 1956 г.
 Талжанова, ул. с 2008 г.(КАЛКАМАН 2)
 ТАН О\ст.
 Танкерийская, ул.
 Тарасова, ул. (КРАСНЫЙ ВОСТОК) быв. Садовая ул.
 Тарбагатайская, ул. с 2001 г.быв. 12 -ая линия.(ДУМАН)
 Тастак мкр.
 Тастакская, ул.с 1956 г.
 Татарская, ул.
 Таттимбета, ул с 1981 г.быв. Горная ул.+Винодельческая ул.
 Татимбета ,ул.(Красный Восток) ныне Ер Тостыковская ул .с 2017 г.
 Татимбета , ул. (КАЙРАТ) ныне Коремдикова ул. с 2018 г.
 Татибекова, улицас 1975 г.быв. Шоссейная ул.
 Ташкентская , ул .(Дружба) ныне Сейхунова ул.с 2018 г.
 Таштитова, ул.с 1979 г. быв. Перекопская ул.
 Тау Гуль мкр. быв. СМУ 15
 Тауке , ул.(ГАГАРИНО) ныне Улыдальская ул. с 2018 г.
 Тау Самал, ул.(БОГАНАШИЛ)
 Тбилисская, ул.с 1955 г.быв. Гайдара ул.
 Текелийская, ул с 1957 г.
 Текстильная, ул. ныне Кабдолова ул.с 1977 г. Рудольфа Маречека.
 Телконура, ул. с 2008 г. (КУРЫЛЫСШИ)
 Тельмана, ул.ныне Нур сая ул.с 2017 г.
 Темиртауская, ул с 1962 г.
 Тепличный мкр. ныне (КУАНЫШ) с 2018 г.
 Тепличная, ул. (КИРОВ)(ХозУ УпрДор 36)
 Тепличная ул. (Тау Гуль) ныне  Коныратаевтарская ул.с 2018 г.
 Теректы, ул .с 2008 г.(ШУАКТЫ)
 Теректы ,ул. (КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне Мыңжылқи ул. с 2017 г.
 Терёхина, ул. с 1982 г. быв. Извилистая ул.
 Терешковой, ул. с 1966 г.
 Терренкур, ул.длина 5 км.
 Тесленко, улицас 1966 г.ныне Жумабаева ул. с 1993 г.
 (ТЕХНИКУМ СВЯЗИ) пос.
 Тимирязева, ул.с 1956 г.
 Тимирязева ,ул. (РАХАТ) ныне Шағала ул. с 2017 г.
 Тимофеева, ул. с 1986 г.быв.2-ая Курчатова ул.
 Титова, ул. с 1962 г.(МАЛ.СТАНИЦА), быв. Папанина ул.
 Тихая, ул с 1955 г.
 Тихова, ул. с 1963 г.быв. Щорса ул.
 Тишканбаева, ул. с 1981 г.(КАМЕНСКОЕ ПЛАТО), быв. Транспортная ул.
 Тлендиева, улица (бывшая ул. Софьи Ковалевской)
 Тлендиева , ул. (КАЙРАТ) ныне Гульдары ул. с 2018 г.
 Тойгоры, ул.(КАЛКАМАН)
 Тойшибека, ул.с 2006 г.(ШАНЫРАК 2)
 Тобольская, ул.
 Токмакская, ул.быв. Кузнечная ул.
 Токатаева (ОЖЕТ)
 Тохтабаева, ул.
 Тохтарова, ул.(ТАУ ГУЛЬ 3)
 Токпанова, ул. с 2006 г.(АЛТЫН БЕСИК)
 Токтогула, ул. с 1963 г.быв. Абая ул.
 Толе би, улица (быв. ул. Гимназическая, Комсомольская)
 Толе Би, ул. (РАХАТ) ныне Бердибаева ул. с 2017 г.
 Толе Би, ул. (КАМЕНКА) ныне Ақ Бота ул. с 2017 г.
 Толе Би ,ул. (КАЙРАТ) ныне Коктасова ул. с 2018 г.
 Толстого Льва, улица ул. до 1941 г. Комсомольская ул.
 Толстого , ул. (ДРУЖБА) ныне Камергерская ул.с 2018 г.
 Томанова, ул. (АК БУЛАК)
 Томская, ул.
 Тоныкока, ул.с 2006 г.(ШАНЫРАК А)
 Тополёвая, ул. ныне 
 Тополевская, ул с 1957 г.быв. Молотова ул.ныне Бартольда ул
 Тополинная, ул. (КИРОВО)
 Топоркова, ул. с 1981 г.(ПОРТ АРТУР)быв .Амангельды ул.
 Топчиева, ул.с 1962 г.быв. Восточная ул.
 Торайгырова , ул. (КАРГАЛИНКА) ныне Байғазы ул. с 2017 г.
 Торговая, улица (ныне ул. Жибек-Жолы).
 Торговый пер. (КАРАСУ)
 Торфорезов, ул.
 Тохтарова, ул.с 1965 г.(НИЖ.КИРОВ)
 Трамвайный, пер. ныне Басенова ул.
 Трамплинная, ул. с 1974 г.
 Тренёва, ул.с 1958 г.быв. Заречная ул.
 Тропинина, ул.с 1957 г.
 Трофимова, ул. с 1981 г(ПОРТ АРТУР) быв. Пионерская ул.
 Труд (ДАЧИ) быв Красный.
 Трудовик, улица
 Трудовая, ул.ныне Туркебаева ул.(ТАСТАК)
 Тувинская, ул. с 1955 г.
 Тузова, ул. с 1978 г.быв. Сазная ул.
 Туймебаева, с 2005 г. (КАЛКАМАН 2)
 Тукая, ул.с 1962 г.быв. Комсомольская ул.
 Тулпар мкр.
 Тульская, ул.
 Тумар.,ул.с 2008 г.(СТРОИТЕЛЬНЫЙ)
 Тунтубаева, ул.с 1957 г.
 Тургайская, ул. с 1958 г.
 Тургенева, ул. с 1957 г.
 Тургенская, ул. до 1927 г. Софийская,Надеждинская ул.
 Тургут Озала, улица нынешнее Баумана, быв. Сталина ул.
 Турдекулова, ул.с 2003 г. (ТАУ ГУЛЬ 3)
 Туринская, ул. с 1955 г.
 Туристская, ул. с 1961 г.
 Туркебаева, ул.(ТАСТАК)с 1978 г.быв. 1-ая Красноармейская ул.до 1978 г. Трудовая ул.
 Туркестан мкр.
 Туркестанская, ул. с 1958 г.
 Туркестанская , ул. (КАРГАЛИНКА) ныне Мусина ул.с 2017 г.
 Туркменская, ул.(ДРУЖБА)
 ТуркСиб (ДАЧИ)
 Турксибская, ул.
 Туруханская, ул.ныне Суонио ул.с 1987 г.
 Тынышбаева, ул.
 Тюленина, ул.
 Тюлькубасская, ул.с 1955 г.
 Тюмебаева, ул.(АЙГЕРИМ 2)
 Тюменская, ул.с 1955 г.
 Тянь Шаньская, ул.с 1956 г.

У 
 Угольная, ул.
 Ударная, ул.
 Удмуртская, ул. с 1957 г.
 Ужгородская, ул. с 1958 г.
 Ожет мкр.
 Узун Агачская, ул. с 1963 г.
 Уйгурская, ул.с 1966 г.ныне Байтурсынова, ул.  
 Уйгурская ,ул. ныне Кайрата ,ул. с 2018 г.
 Уйгурская , ул. (ДРУЖБА) ныне Карахайская ул.с 2018 г.
 Узун-Агачский, бульвар позже улица Бульварная, с 1899 Пушкинская
 Украинская, ул.
 Улар (ДАЧИ)
 Улжан мкр.
 Улпан, ул.(ШАНЫРАК 1)
 Уланская ,ул.(КРАСНЫЙ ВОСТОК) ныне Лашинская ул. с 2017 г.
 Ульяновская, ул.
 Улытау, ул. с 2005 г.(ДУМАН 1)
 Улугбека, проспект быв. ул. Домостроительная
 Умова, ул. с 1958 г.
 Университетская, улица с 1974 г.быв. 2-ая Весновская ул.
 Университетская ул. с 1997 г. ныне Шашкина ул.
 Уразбаевой, ул. (МАЛ. СТАНИЦА) с 1962 г.быв. Некрасова ул.
 Уральская, ул. с 1955 г.
 Урицкого, ул.c 1956 г .
 Уркер, ул с 2005 г.(АЙГЕРИМ 2)
 Усачёва, ул. с 1957 г.
 Усенова, ул.с 2008 г.(КАЛКАМАН 2)
 Успенского, ул. с 1956 г.до 1992 г .Молдакулова ул.
 Уссурийская, ул.
 Усть Каменогорская, ул. с 1957 г.
 Утемисова, улица с 1962 г.быв. Озёрная ул.
 Утемисова, ул. с 1994 г.быв 1-ая линия.
 Утемисова ,ул. (МАЯК) ныне Сериктасова ул. с 2018 г.
 Утёпова, ул. с 1974 г.
 Уфимская, ул.(ТАТАРКА)
 Ухтомского, ул .с 1957 г.
 Учительская, ул.
 Ушакова, улица (ТАСТАК) с 1956 г. быв. Алма-Атинская ул. ныне Прокофьева ул.
 Уштобинская, ул. с 1962 г.
 Уябаева, ул.(ЗАРЯ ВОСТОКА)

Ф 
 Фаворского, ул. с 1956 г.
 Фадеева, ул. с 1957 г.
 Факельная, ул.с 1957 .г.
 Февральская, ул. с 1966 г.
 Федеративная, ул. с 1958 г. Ержанова ул. с 2000 г.
 Фёдорова, ул. с 1956 г.
 Федосеева, ул.с 1958 г. быв. Высоковольтная уд.
 Федченко, ул. с 1958 г.
 Феоктистова, ул .с 1966 г.
 Ферганская, ул.
 Фестивальная, улица с 1957 г.ныне Токтабаева ул.с 1997 г.
 Физкультурная, ул.
 Физули, ул. быв. 23-его ПартСъезда ул.,быв. Коммунистическая ул.с 1996 г.
 Филатова, ул.с 1956 г.
 Фиобаева, ул.с 1957 г
 Флотская, ул.
 Фонвизина, ул.c 1956 г.
 Фотиевой, ул. с 1958 г. быв. 2-ая Коммунальная ул.
 Франко, ул. с 1958 г.
 Фрунзе, улица с 1980 г.ныне Торайгырова ул .с 1993 г.
 Фрунзе , ул. (ДРУЖБА) ныне Манаса ул.с 2018 г.
 Фурката, ул. с 1958 г.
 Фурманова, улица быв .Лепсинская ул.с 1956 г.ныне Назарбаева с 2017 г.
 Фучика, ул.с 1963 г.быв. Больничная ул.до 1958 г .Фурманова ул.

Х 
 Хабаровская, ул. с 1955 г.
 Хаджи Мукана, улица с 1981 г.быв Алма-Атинская ул.
 Хаджи Мукана, ул. (КАМЕНКА) ныне Сагдиева ул. с 2017 г.
 Хакасская, ул. с 1955 г.
 Хакимжанова, ул.с 2008 г.(АЛТЫН АЛАШ)
 Халида, ул.
 Халиуллина, улица (МАЛ.СТАНИЦА) с 1962 г. быв. Шевченко ул.
 Халтурина, ул.
 Хамиди, ул. с 1985 г. быв. Саркандская ул.до 1927 г. Ильинская ул.
 Хамраева, ул (КОЛХОЗШИ)
 Хантаниди, ул.(ДУМАН 1)
 Хан Тенгри мкр.
 Хан Тенгри, ул. с 2001 г.(ДУМАН 1)
 Харьковская, ул.
 Херсонская, ул.с 1957 г.
 Хетагурова, ул. с 1963 г.быв. Калинина ул.
 Хлебная, улица ныне Байтасова, ул.
 Хмелёва, ул.(ПОРТ АРТУР) с 1981 г.быв. Чкалова ул.
 Хмельницкого, ул.
 Хоргоский тракт, с 2017 (часть дороги Китай -Европа)
 Хорезмская, ул. с 1957 г.
 Хоружей, ул. (ТАТАРКА)с 1976 г.быв. Восточная ул.
 Хусаинова, ул.с 1978 г.

Ц 
 Цандера, ул. с 1958 г.
 Цветочная, улица с 1986 г.ныне Серикова с 1993 г.
 Цветущий С\Ост.
 Целинная, ул. с 1955 г.
 Центральная , ул. (Тау Гуль) ныне Ыкыласа ул.с 2018 г.
 Центральная , ул. (1-ого МАЯ) с 2018 г.Кудайбаева ул.
 Церковная, ул. ныне Торекулова ул.с 1997 г.быв. Седова ул.
 Цеткин, ул.c 1956 г.
 Цимлянская, ул. с 1955 г.
 улица Циолковского (район Тастака) с 1956 г.
 Цулукидзе, ул.

Ч 
 Чаадаева, ул.с 1958 г.
 Чайкиной, ул.
 Чайковского, улица с 1941 г. быв. Каскеленская ул.
 Чапаева, улица ныне Манаса с 1995 г.
 Чаплина, ул. с 1962 г.быв. Овражная ул.
 Чаплыгина, ул. с 1956 г.
 Чафанькин, пер.
 Чебоксарская, ул. с 1957 г.
 Чекалина, ул. (МАЛ .СТАНИЦА)с 1962 г.быв. Пушкина пер.
 Челюскина, ул.
 Челябинская, ул .с 1957 г.
 Чемолганская, ул. с 1961 г.
 Черёмушки, ул (КАРАСУ)
 Черемховская, ул. с 1957 г.
 Черепанова, ул. с 1957 г.
 Черкасская, ул. с 1957 г.
 Черкасской Обороны, улица, с 1965 г. быв. Крепостная ул.до 1927 Бахтинская ул.
 Черниговская, ул с 1957 г.
 Чернова, ул. с 1956 г.
 Черновицкая, ул. с 1958 г. быв. 2-ая Аэродромная ул.
 Черноморская, ул.
 Чернышевского, ул.
 Черняховского, ул.ныне Тайманова ул.с 1981 г.
 Чехова, ул.с 1956 г.
 Чигорина, ул .с 1958 г.быв. Больничная ул.
 Чикалёва, ул. с 1958 г.
 Чиликская, ул.
 Чимбулакская, ул.(ПОРТ АРТУР) быв. Вишнёвая ул.-Пешеходная
 Чимбулатова, ул с 1958 г.
 Чимкентская, ул.
 Чингизтау, ул. с 2003 г. (АЙГЕРИМ 2)
 Чирчикская, ул.
 Читинская, ул.
 Чкалова, ул.с 1956 г.ныне Ахмедьярова ул .
 Чойболсана, ул.(АДК)
 Чорманова, ул.
 Чувашская, ул .с 1957 г.
 Чуйская, ул. ныне Ак Булакская ул.
 Чукотская, улица с 1957 г.
 Чуланова, ул. (АК БУЛАК)
 Чурина, ул. с 1984 г.быв. 2-ая Петрова ул.

Ш 
 Шаврова, ул.c 1956 u/
 Шагирова, ул. с 2003 г .(АК БУЛАК)быв 25 -ая Северная ул.
 Шадрина, ул с 1958 г.
 Улица Шагабутдинова – до 1956 г. Кардонная улица
 Шайкенова, ул.(ТАУ ГУЛЬ 3)
 Шаймерденова, ул.(ТАУ ГУЛЬ 3)
 Шакарима , ул. (ГАГАРИНО) ныне Алмажайская ул. с 2018 г.
 Шакарима , ул. (КАЙРАТ) ныне Сулуталова ул. с 2018 г.
 Шалова ул. с 2003 г.
 Шалкара ул.с 2005 г.(АЙГЕРИМ 2)
 Шалкоде (ОЖЕТ)
 Улица Шаляпина с 1969 г.
 Шамиевой, ул.с 1981 г. быв. Барханная ул.
 Шангытбаева, ул.(АК БУЛАК)
 Шанина, ул. с 2006 г.
 Шардара, ул с 2006 г.(ШАНЫРАК 1)
 Шарденова, ул. (АЛТЫН АЛАШ)
 Шарипова, ул. с 1977 г.быв .Проходная ул.
 Шарифханова, ул.(АКБУЛАК)
 Шаумяна, ул.
 Шахтёрская, ул. с 1957 г.
 Шахтинская, ул. (МАЛ. СТАНИЦА)с 1962 г. быв. Ватутина ул.
 Шацкого, ул.с 1958 г.
 Шверника, улица с 1941 г. быв. Шевченко ул.ныне Танышбаева ул.с 1991 г.
 Шевченко, улица быв .Лагерная ул.
 Шевцовой, ул.
 Шегабутдинова, ул. быв. Кардонная ул.
 Улица Шемякина с 1974 г.быв. Центральная ул.или Виницкая ул.
 Улица Шекспира с 1966 г.
 Шелгунова, ул.с 1966 г.
 Шелихова, ул.с 1958 г.быв .3-я Ключевая ул.
 Шереметьева, ул .с 1957 г.
 Шиели, ул.с 2006 г.(ШАНЫРАК 1)
 Шиликти, ул. (ШАНЫРАК 1)
 Шилова, ул .с 1956 г.
 Шалом Алейхема, ул.
 Широкая, ул.
 Широкая Щель, ул.ныне Сарсенбаева, с 1997 г.быв. Барнаульская ул.
 Шишкина, ул. с 1957 г.
 Шишкова, ул. с 1958 г.
 Школьник мкр. ныне (ЖАЗИРА) с 2018 г.
 Школьник -2 мкр. ныне(АЛМАЗ) с 2018 г.
 Школьная , ул. (ДРУЖБА) ныне Кажигалиева ул.с 2018 г.
 Школьная , ул. (1-ого МАЯ) с 2018 г.Дулыгова ул.
 Школьная , ул. (ЮБИЛЕЙНЫЙ) ныне Тайманова ул. с 2018 г.
 Шмелёва, ул. с 1974 г.
 Шмидта, ул. с 1958 г.
 Шоланова, ул. с 2003 г.
 Шолохова, ул. с 1941 г.быв. Центральная ул.
 Шопена, ул .с 1957 г.
 Шорманова, ул.(АК БУЛАК)
 Штрауса, ул. с 1957 г.
 Шубая, ул.с 2003 г.(ТАУ ГУЛЬ 3)
 Шуберта, ул.
 Шестаковича, ул.
 Шугла мкр. ныне (ТОРТ КУЛ) с 2018 г.
( Шугла мкр. ныне (ДИДАР) с 2018 г.
 Шугла, ул.с 2005 г.(АЙГЕРИМ 2)
 Шукшина, ул. с 1981 г.(ГОРНЫЙ ГИГАНТ) быв .Чайковского ул.
 Шуланова, ул.
 Шумный пер.
 Шунгитбаева, ул.с 2003 г. быв. 11 -ая линия
 Шухова, ул. с 1978 г.быв. Крестьянская ул.
 Шушенская, ул. с 1955 г.
 Шынгыс Тау, ул.(АЙГЕРИМ 2)

Щ 
 Щедрость (ДАЧИ)
 Щелкова, ул.
 Щёлковская, ул. с 1958 г.
 Щепеткова, ул с 1959 г.быв .Подхозная ул.
 Щепкина, ул .с 1957 г.
 Щербакова, ул.
 Щорса, ул.
 Щорса , ул. (1-ого МАЯ) с 2018 г. Тургайская ул.
 Щусева, ул. с 1957 г.
 Щучинская, ул. (ШИРОКАЯ ЩЕЛЬ)с 1962 г.быв .Барнаульский пер.
 Шибынсай С\Ост (БУТАКОВКА)

Ы 
 Ынтымак, ул.с 2005 г.(АЙГЕРИМ 2) перевод-солидарности ул.
 Ынтымак, ул. (ШУГЛА) ныне Жакебаева ул. с 2017 г.
 Ырысты, ул. с 1967 г. до 2008 г.(ЦЫГАНСКИЙ ПОС.), быв .Ворошилова ул.перевод-юбилейная ул.
 Ыргайлы, ул .с 2008 г.(ШУАКТЫ) перевод- жимолость ул.

Э 
 Эдельвейс (ДАЧИ)
 Эйлера, ул.с 1957 г.
 Эйхе, ул. с 1966 г.
 Экибастузская, ул .С 1962 г.
 Экспериментальная, ул.
 Элеваторская, ул.(ЭЛЕВАТОРНЫЙ)
 Энгельса, ул.с 1956 г.
 Энергетик мкр.
 Энергетическая, ул.
 Энергия (ДАЧИ)
 Энергостроителей (ДАЧИ)
 Энтузиастов, ул. с 1957 г.
 Энцикопедист (ДАЧИ)
 Эстонская, ул с 1957 г.

Ю 
 Юбилейная, ул. с 1959 г.
 Юбилейный мкр. быв. пос. Сталино.
 Юбилейная , ул. (Тау Гуль) ныне Той Бастарская ул.с 2018 г.
 Юбилейная , ул. ныне Ырысты ул.
 Юбилейная , ул. (1-ого МАЯ) с 2018 г. Коныртюбекская ул.
 Южный мкр.
 Южный , пер. (БУТАКОВКА) ныне Замартасова ул. с 2018 г.
 Южная, ул. ныне  Айголёка ул .с 2018 г.
 Юмашева, ул .
 Юннатов, ул.с 1958 г.
 Юных коммунаров, улица с 1923 г быв Гостинодворская ул.
 Юнных пионеров, ул.

Я 
 Яблоневая, ул.(Солнечный)
 Яблочкова, ул.
 Яблочная, ул.с 1995 г. Жамакаева ул.быв. Мичурина ул.
 Яблочный , пер. (ЮБИЛЕЙНЫЙ) ныне Билизикская ул.с 2018 г.
 Якира, ул. с 1966 г.
 Якубова, ул. с 1978 г.быв. Электростроительная, ул.
 Янтарная, ул. с 1969 г.
 Японская, ул.с 1945 г.быв. Японская дорога.
 Ярмухамедова, ул.с 1958 г.
 Ярославская, ул.
 Яссауи Ахмеда кажы, улица (ДРУЖБА)быв. центральная ул.
 Ясная поляна, ул. с 1961 г.

Литература 
 
 Топонимы Алматы. Исторический центр Алматы в названиях улиц

Источники

Топонимия Казахстана
Алма-Ата